Dies ist eine Liste von Beisetzungsorten und Begräbnisstätten, auf denen Persönlichkeiten ruhen.

Anmerkung: Weitere auf den genannten Friedhöfen bestattete Personen sind in den jeweiligen Artikeln aufgeführt.

Ägypten 
 Pyramiden
 Pyramiden und Monumentalgräber von Sakkara, darunter die Stufenpyramide des Pharaos Djoser
 die Pyramiden des Pharaos Snofru, darunter die Rote Pyramide in Dahschur
 Pyramiden von Gizeh – die Grabdenkmäler für die Pharaonen Cheops, Chefren und Mykerinos
 Totentempel der Pharaonin Hatschepsut in Deir el-Bahari
 Tal der Könige – die Gräber von Ramses II. und Tut-Anch-Amun

Argentinien 
 Buenos Aires
 La Recoleta – Begräbnisstätte von Eva Perón, Adolfo Bioy Casares, Juan Manuel Fangio, Macedonio Fernández, José Hernández, Oliverio Girodondo
 Cementerio de la Chacarita („Nationalfriedhof“) – Begräbnisstätte von Carlos Gardel, Juan Perón, Alfonsina Storni.

Australien 
 Brisbane
 Toowong Cemetery – der älteste und größte Friedhof von Brisbane wurde schon von den frühen Kolonisten benutzt. Er ist die Begräbnisstätte von Steele Rudd und Charles Heaphy.
 Sydney
 Waverley Cemetery – Begräbnisstätte von George Johnston (Vizegouverneur), George Rignold und George Lewis Becke

Belgien 
 Laken, Brüssel
 Liebfrauenkirche mit der Königlichen Krypta.
 Antwerpen
 Schoonselhof – Letzte Ruhestätte des Politikers Camille Huysmans sowie der Schriftsteller Hendrik Conscience, Willem Elsschot, Paul van Ostaijen und Gerard Walschap
 Gent
 Campo Santo – Letzte Ruhestätte von Psychiater Joseph Guislain, Pharmakologe Corneille Heymans, Ausstellungskurator Jan Hoet, Politiker Wilfried Martens und Schriftsteller Karel van de Woestijne

Brasilien 
 São Paulo
 Cemitério do Morumbi – Sängerin Elis Regina, F1-Rennfahrer Ayrton Senna, Schauspieler und Komiker Ronald Golias
 Porto Alegre
 Cemitério Evangélico – Journalist und Schriftsteller Karl von Koseritz, Journalist Arno Philipp, Alfred Wiedemann (Schriftsteller), Dichter Carl Naschold, Dichter Wilhelm Süffert
 Blumenau
 Cemitério Evangélico – Naturforscher Fritz Müller
 Mausoléu Dr. Blumenau – Koloniegründer Hermann Blumenau
 Petrópolis
 Cemitério Municipal – Schriftsteller Stefan Zweig
 São Leopoldo
 Cemitério Municipal – Pfarrer und Schriftsteller Wilhelm Rotermund, Koloniedirektor Daniel Hillebrand, Dichter Erich Fausel
 Rio de Janeiro
 Cemitério São João Batista, Botafogo – Sängerin und Schauspielerin Carmen Miranda, Komponist Tom Jobim

Chile 
 Santiago de Chile
 Cementerio General de Santiago – hier ruhen fast alle Präsidenten Chiles, so auch Salvador Allende, und bedeutende Künstler wie Víctor Jara oder Violeta Parra
 Isla Negra, bei El Quisco, Region Valparaiso – Pablo Neruda und seine Frau wurden auf dem Grundstück (heute Museum) ihrer Casa Isla Negra bestattet.

China 
 Xi’an
 Mausoleum Qin Shihuangdis,
 Nanjing
 Sun-Yat-sen-Mausoleum,
 Beijing (Běijīng)
 Zhalan-Friedhof – Matteo Ricci (Lì Mǎdòu), Adam Schall von Bell (Tāng Ruòwàng)

Dänemark 
 Roskilde
 Dom zu Roskilde – Grablege vieler dänischer Könige und Königinnen
 Kopenhagen
 Assistens Kirkegård im Stadtteil Nørrebro – Søren Kierkegaard, Hans Christian Andersen, Hans Christian Ørsted, Niels Bohr

Deutschland

Baden-Württemberg 
 Aalen
 Friedhof Wasseralfingen – Sieger Köder
 Altshausen
 Familiengruft Schloss Altshausen – Margarete Sophie von Österreich, Albrecht Herzog von Württemberg, Carl Herzog von Württemberg, Friedrich Herzog von Württemberg, Philipp Albrecht Herzog von Württemberg
 Baden-Baden
 Hauptfriedhof – Werner Bergengruen, Pierre Boulez, Dietrich von Choltitz, Otto Flake, Max Grundig, Werner Hahlweg, Luise Adolpha Le Beau, Feodora zu Leiningen (Fürstin zu Hohenlohe-Langenburg), Rudi Michel, Rolf-Hans Müller, Arno Paulsen, Friedrich Paulus, Wolfgang Preiss, Reinhold Schneider, Albrecht Schoenhals, Heinz Tietjen
 Biberach an der Riß
 Stadtfriedhof Biberach – Günther Grzimek
 Evangelischer Friedhof – Jakob Fischer
 Katholischer Friedhof – Anton Braith, Matthias Erzberger, Christian Mali
 Blaubeuren
 Stadtfriedhof – Adolf Merckle, Ruth Merckle, Theo Sorg
 Blaustein
 Friedhof Herrlingen – Erwin Rommel
 Feldberg
 Friedhof Altglashütten-Falkau – Hermann Heimpel
 Freiburg im Breisgau
 Alter Friedhof – Joseph von Auffenberg, Joseph Anselm Feuerbach, Hermann von Greiffenegg, Bartholomä Herder, Johann Baptist von Hirscher, Johann Georg Jacobi, André Boniface Louis Riquetti de Mirabeau, Thaddäus Rinderle, Karl von Rotteck, Johann Christian Wenzinger
 Hauptfriedhof – Rudolf G. Binding, Hans Gaede, Max von Gallwitz, Theodor Leutwein
 Friedhof Günterstal – Sepp Allgeier, Walter Eucken, Hans Filbinger, Edmund Husserl
 Friedrichshafen
 Friedhof Friedrichshafen – Hans Flemming
 Gernsbach
 Evangelischer Friedhof Gernsbach – Heinz Schimmelpfennig
 Göppingen
 Friedhof Hohenstaufen – Manfred Wörner
 Hechingen
 Klosterkirche Stetten: bis 1488 Grablege der Zollerngrafen
 Stiftskirche: danach  seit um 1500 Grablege der Zollern
 Heidelberg
 Bergfriedhof – Karl Abel, Gerhard Anschütz, Friedrich Arnold (Mediziner), Julius Arnold (Mediziner), Marie Baum, Alfons Beil, Richard Benz, Klaus Berger, Carl Ludwig Blum, Johann Caspar Bluntschli, Wilhelm Blum (Politiker, 1831), Heinrich Bornkamm, Carl Bosch, Winfried Brugger, Julius Wilhelm Brühl, Oskar von Bülow, Robert Bunsen, Moritz Cantor, Maximilian Joseph von Chelius, Theodor Curtius (Chemiker), Vincenz Czerny, Herbert Derwein, Albrecht Dieterich, Martin Dibelius, Hilde Domin, Friedrich Ebert (Architekt), Reichspräsident Friedrich Ebert, August Adolf Eisenlohr, Friedrich Endemann, Friedrich Eisenlohr, Kuno Fischer, Nikolaus Friedreich. Ernst Fries, Wilhelm Furtwängler, Karl Geiler, Georg Gottfried Gervinus, Leopold Gmelin, Victor Mordechai Goldschmidt, Eberhard Gothein, Charles de Graimberg, Maria von Graimberg, August Grisebach (Kunsthistoriker), Hanna Grisebach, Friedrich Gundolf, Gustav Hartung, Oliver Hasenfratz, Adolf Hausrath, Ludwig Häusser, Karl Heinsheimer, Willy Hellpach, Johann Hoffmann (Mediziner), Elsbeth Janda, Camilla Jellinek, Georg Jellinek, Gert Kalow, Ferdinand Adolf Kehrer, Rudolf Knietsch, Albrecht Kossel, Walther Kossel. Hermann Köchly, Leo Königsberger, Emil Kraepelin, Ludolf von Krehl, Richard Kuhn, Adolf Kußmaul, Wilhelm Kühne, Theodor Leber, Hermann Lindrath, Franz von Liszt, Albert Mays, Carl Metz, Victor Meyer, Johannes Minckwitz, Johannes Minckwitz (Schriftsteller), Karl Mittermaier, Franz Moufang, Nicola Moufang, Carl Neinhaus, Fritz Nötzoldt, Auguste Pattberg, Heinrich Eberhard Gottlob Paulus, Ernst Posselt, Ernst Ludwig Posselt, Gustav Radbruch, Otto Regenbogen, Erwin Rohde, Harry Rosenbusch, Alexander Rüstow, Wilhelm Salomon-Calvi, Oskar Schepp, Karl von Schlippe, Friedrich Christoph Schlosser, Gustav Adolph Schlöffel, Guido Philipp Schmitt, Adolf Schmitthenner, Otto Schoetensack, Fritz Schöll, Ehrhart Schott, Hans von Schubert, Hermann von Schulze-Gävernitz, Gustav Simon (Mediziner, 1824), Karl Bernhard Stark, Albert Speer, Hugo Swart, Anton Friedrich Justus Thibaut, Dmitrij Tschižewskij, Carl Adolph von Vangerow, Theodor Verhas, Johann Heinrich Voß, Eduard Wahl, Max von Waldberg, Ernst Walz, Max Weber, Felix Wankel, Robert Weber (Politiker, 1906), Johannes Weiß (Theologe), Marianne Weber, Georg Weber (Historiker), Carl Theodor Welcker, Karl Wilckens, Ludwig Wilser, Wilhelm Windelband, Max Wolf, Reinhold Zundel
 Heidenheim
 Totenberg Friedhof – Kurt Bittel, Eugen Gaus,  Paul Hartmann, Eugen Jaekle, Hugo Rupf, Heinrich Voelter und Friedrich Voith
 Waldfriedhof – Michael Rogowski
 Heilbronn
 Alter Friedhof – Robert Mayer, Friedrich von Alberti
 Hauptfriedhof – Alfred Schliz
 Hofsgrund
 Friedhof – Eberhard Feik
 Karlsruhe
 Karlsruher Pyramide – Karl III. Wilhelm von Baden-Durlach
 Hauptfriedhof – Hermann Billing, Karl Braun, Josef Durm, Karl Drais, Johann Heinrich Jung-Stilling, Johann Wenzel Kalliwoda, Ferdinand Keller, Heinrich Köhler, Carl Friedrich Lessing, Ludwig Marum, Karl Mathy, Ferdinand Redtenbacher, Adam Remmele, Carl Steinhäuser, Hans Thoma, Wilhelm Trübner, Hermann Volz, Egon v. Neindorff, Joseph Victor von Scheffel, Karl Weltzien
 Alter Friedhof Karlsruhe – Heinrich Hübsch, Karl Friedrich Nebenius, Sigismund von Reitzenstein, Friedrich Eisenlohr, Luise Karoline von Hochberg
 Friedhof Durlach – Hermann Reinhard Alker, Christian Hengst, Erich Schelling
 Friedhof Grötzingen – Friedrich Kallmorgen, Margarethe Hormuth-Kallmorgen
 Friedhof Mühlburg – Familiengrab Seldeneck, Arthur Pfeifer
 Friedhof Rüppurr – Wilhelm Baur, Julius Bender, Otto Dullenkopf, Ludwig Martin, Alex Möller, Friedrich Töpper
 Großherzogliche Grabkapelle Karlsruhe – Ludwig I. von Baden, Leopold von Baden, Ludwig II. von Baden, Sophie Wilhelmine von Schleswig-Holstein-Gottorf, Friedrich I. von Baden, Luise von Preußen, Friedrich II. von Baden, Hilda von Nassau
 Hauptfriedhof Neureut – Siegfried Buback
 Kirchheim unter Teck
 Martinskirche – Konrad Widerholt
 Ladenburg – Carl Benz
 Ludwigsburg
 Schloss Ludwigsburg – In der Schlosskapelle befinden sich die Gräber von Mitgliedern der württembergischen Herrscherfamilie: Eberhard Ludwig, Herzog von Württemberg, Karl Alexander, Herzog von Württemberg, Marie-Auguste von Thurn und Taxis, Johanna Elisabeth von Baden-Durlach, Elisabeth Friederike Sophie von Brandenburg-Bayreuth, Carl Eugen, Herzog von Württemberg, Ludwig Eugen, Herzog von Württemberg, Friedrich Eugen, Herzog von Württemberg, Friederike Dorothea Sophia von Brandenburg-Schwedt, Friedrich I., König von Württemberg, Charlotte Auguste von Großbritannien, Katharina, Königin von Westphalen, Théodelinde de Beauharnais, Wilhelm I. von Urach, Friedrich von Württemberg, Pauline, Königin von Württemberg, August von Württemberg, Florestine von Monaco, Amalie in Bayern, Philipp von Württemberg, Karl Joseph von Urach, Wilhelm II. von Urach
 Alter Friedhof Ludwigsburg – Wilhelm II. König von Württemberg
 Lörrach
 Evangelische Kirche (Lörrach) – Rudolf III. (Hachberg-Sausenberg)
 Mannheim
 Hauptfriedhof Mannheim – Wolfgang Heribert von Dalberg, Friedrich Engelhorn, August von Kotzebue, Heinrich Lanz, Carl Reiß, Karl Theodor von Traitteur, Wilhelm von Traitteur
 Meersburg
 Städtischer Friedhof Meersburg – Annette von Droste-Hülshoff, Carl Caspar von Droste zu Hülshoff, Joseph von Laßberg, Franz Anton Mesmer, Fritz Mauthner, Hans Dieter, Harriet Straub
 Messkirch
 Meßkircher Friedhof – Martin Heidegger, Bernhard Welte
 Neuenstadt am Kocher
 Nikolauskirche – von 1650 bis 1781 Grablege der Herzöge von Württemberg-Neuenstadt
 Offenburg
 Alter Friedhof Offenburg – Franz Joseph Simmler
 Weingartenfriedhof – Hans Cieslarczyk, Peter Valentin
 Waldbachfriedhof Offenburg – Friedrich August Haselwander
 Pforzheim
 Hauptfriedhof (seit 1877) – Fritz Erler, Klaus Nonnenmann
 Jüdischer Friedhof (Teil des Hauptfriedhofs) – Fritz Perls, Laura Perls
 Schloßkirche St. Michael – 1535 bis 1860 Grablege der evangelischen Zähringer des Hauses Baden
 Pfullendorf
 Pfullendorfer Friedhof – Arthur Schreck
 Ravensburg
 Hauptfriedhof Ravensburg – Paul Beck, Ludwig Munzinger junior, Andreas Reichle, Otto Rundel
 Reutlingen
 Friedhof Unter den Linden – Hermann Bausinger, Friedrich List, Gustav Werner, Klaus Kuntz
 Stuttgart
 Württemberg in Stuttgart-Rotenberg, Grabkapelle auf dem Württemberg – Wilhelm I.  König von Württemberg, Katharina Pawlowna
 Alte Schloss – Karl I. König von Württemberg und Königin Olga
 Soldatenfriedhof der Solitude – Fritz von Graevenitz
 Stuttgart-Sillenbuch – Siegmar Schneider
 Fangelsbachfriedhof – Eduard Paulus, Karl von Schiller, Nikolaus Friedrich von Thouret
 Hoppenlaufriedhof (von 1626 bis 1880) – Johann Friedrich Cotta, Johann Heinrich Dannecker, Willibald Feuerlein, Wilhelm Hauff, Friedrich Haug, Georg Christian Kessler, Wolfgang Menzel, Johann Gottfried Pahl, Christian Friedrich Daniel Schubart, Gustav Schwab, Emilie Zumsteeg
 Friedhof Möhringen – Lothar Späth
 Stuttgart-Plieningen – Gerhard Just, Charlotte Schreiber-Just
 Pragfriedhof – Cäsar Flaischlen, Karl von Gerok, Albrecht Goes, Friedrich Wilhelm Hackländer, Christian Friedrich von Leins, Eduard Mörike, Bernhard von Neher, Käte Schaller-Härlin, Tony Schumacher, Karl von Weizsäcker, Ferdinand Graf von Zeppelin
 Stuttgart-Bad Cannstatt, Uff-Kirchhof – Gottlieb Daimler, Ferdinand Freiligrath, Wilhelm Ganzhorn, Oscar Heiler, Hermann Lang, Wilhelm Maybach
 Steigfriedhof in Stuttgart-Bad Cannstatt mit separatem israelitischen Friedhof – Thaddäus Troll, Helga Feddersen
 Waldfriedhof Stuttgart – Robert Bosch, Otto Herbert Hajek, Theodor Heuss, Elly Heuss-Knapp, August Lämmle, Christian Landenberger, Fritz Leonhardt, Gebhard Müller, Sigrid Onegin, Erich Ponto (umgebettet nach Hamburg-Nienstedten und dann nach Dresden-Tolkewitz), Cläre Schimmel, Oskar Schlemmer
 Ostfilderfriedhof – Manfred Rommel, Hanns Martin Schleyer
 Dornhaldenfriedhof in Stuttgart-Degerloch – Gudrun Ensslin, Andreas Baader, Jan-Carl Raspe, Max Bense, Margarete Hannsmann, Peter O. Chotjewitz
 Tübingen
 Stadtfriedhof Tübingen – Johann Heinrich Ferdinand Autenrieth, Johann Tobias Beck, Otto Betz, Johann Gottlieb Friedrich von Bohnenberger, Robert-Alexander Bohnke, Paul von Bruns, Georg Dehio, Robert Gradmann, Theodor Haering, Friedrich Hölderlin, Walter Jens, Kurt Georg Kiesinger, Karl August Klüpfel, Hans Küng, Hermann Kurz, Isolde Kurz, Josephine Caroline Lang, Enno Littmann, Lothar Meyer, Friedrich August Quenstedt, Adolf Schlatter, Carlo Schmid, Klaus Scholder, Johann Gottfried Schuncke, Walter Schwenninger, Friedrich Silcher, Paul Sinner, Eduard Spranger, Ludwig Uhland, Karl von Vierordt, Hermann Vöchting, Carl Heinrich Weizsäcker, Ottilie Wildermuth und Paula Zundel sowie zahlreiche Lehrer der Universität
 Bergfriedhof Tübingen – Ugge Bärtle, Ernst Bloch, Karola Bloch, Emma Brunner-Traut, Helmut Calgéer, Alfred Czarnetzki, Walther Dürr, Theodor Eimer, Theodor Eschenburg, Martin Hengel, Fred von Hoerschelmann, Peter Jablonka, Otto Kehr, Ernst Kretschmer,  Friedrich Lang, Felicia Langer, Dieter Pohmer, Dietrich Rössler, Wolfgang Schadewaldt, Otto Heinrich Schindewolf, Heinrich Friedrich Siedentopf und Martin Thust
 Stiftskirche – Grablege des württembergischen Fürstenhauses
 Friedhof Tübingen-Bebenhausen – Konrad von Lustnau
 Friedhof Tübingen-Hirschau – Arnold Feil
 Friedhof Tübingen Kilchberg – Gerhard Steiff
 Friedhof Tübingen Lustnau – Paul Hoffmann, Elisabeth Käsemann, Viktor Renner
 Überlingen – Wera Frydtberg, Fred Raymond
 Ulm
 Hauptfriedhof Ulm – Gertrud Beck, Hubert Deininger, Rudolf Dentler, Eduard Eyth, Julie Eyth, Max Eyth, Karl Federlin, Kurt Fried, Wilhelm Geyer, Shraga Felix Goldmann, Karl Kässbohrer, Hans Lorenser, Erwin Nestle, Maximilian Reinelt, Peter Wackernagel, Heinrich von Wagner
 Alter Friedhof Ulm – Otto von Arlt, Johann Martin Miller, Ferdinand von Steinbeis
 Friedhof Söflingen – Josef Knoll, Ernst Ludwig
 Waiblingen
 Friedhof – Manfred Winkelhock
 Weingarten
 Friedhof Abtei Weingarten – Carl Alexander Herzog von Württemberg

Bayern

Unterfranken 
 Aschaffenburg
 Altstadtfriedhof Aschaffenburg – Clemens Brentano, Franz Brentano und weitere Mitglieder der Familien Brentano, Hugo Güldner, Wilhelm Heinse, Philipp Dessauer, Friedrich Dessauer, Hugo Dingler, Gustav Trockenbrodt
 Schweinfurt
 Alter Friedhof – Johann Lorenz Bausch, Johann Michael Fehr
 Hauptfriedhof Schweinfurt – Ernst Sachs, Willy Sachs
 Würzburg
 Hauptfriedhof Würzburg – Max Dauthendey, Wilhelm Leibl, Kurt Mantel, Heinz Schiestl, Winfried Zillig
 Kollegiatstift Neumünster – im Kreuzgang das Grabmal Walthers von der Vogelweide
 Waldfriedhof – Petra Kelly

Mittelfranken 
 Ansbach
 Waldfriedhof Ansbach – Johann Peter Uz, Kaspar Hauser, Friedrich Krafft von Crailsheim
 Heideck
 Helmut Hutzelmann, Richard Stücklen
 Münchsteinach
 Ortsfriedhof – Günter Strack
 Nürnberg
 Johannisfriedhof – Theodor von Cramer-Klett (im Familiengrab der Cramer-Klett), Albrecht Dürer, Anselm Feuerbach, Willibald Pirckheimer, Hans Sachs (genaue Grabstelle unbekannt), Johannes Scharrer, Rudolf Schiestl, Veit Stoß, William Wilson
 Rochusfriedhof – Johann Pachelbel, Peter Vischer d. Ä.
 Friedhof St. Leonhard (Nürnberg) – Maximilian „Max“ Morlock
 Schwabach
 Waldfriedhof Schwabach – Dietrich Stollberg
 Weißenburg in Bayern
 Südfriedhof – Rudolf Nebel, Hermann Gutmann, Claus Wagner

Niederbayern 
 Landshut
 Friedhof Achdorf – Felix Meindl
 Hauptfriedhof – Johann Baptist Bernlochner, Helmut Hempfer, Christiane Herzog, Hugo Högner, Herbert Huber, Max von Oppenheim, Mirjam Pressler, Andreas Schlittmeier
 Klosterkirche Maria Himmelfahrt des Klosters Seligenthal – Georg (Bayern) der Reiche, Heinrich XVI. der Reiche, Ludwig IX. (Bayern) der Reiche
 Propstgruft in St. Martin – Bernhard Schömann
 Passau
 Innstadtfriedhof – Ludwig Schmidseder (aufgelassen)
 Straubing
 Friedhof Straubing – Alfred Dick
 Dingolfing
 Friedhof Teisbach – Werner Leismann

Oberfranken 
 Bamberg
 Bamberger Dom – Clemens II., Papst von 1046 bis 1047, einziges Papstgrab nördlich der Alpen, Heinrich II., von 1002 bis 1024 römisch-deutscher König, von 1004 bis 1024 König von Italien und von 1014 bis 1024 römisch-deutscher Kaiser
 Kloster Michelsberg – Otto von Bamberg, Heiliger und Bischof von Bamberg
 Bayreuth
 Im Garten der Villa Wahnfried in Bayreuth Richard Wagner und Cosima Wagner
 Friedhof Bayreuth – Jean Paul, Franz Liszt, Wieland Wagner, Wolfgang Wagner, Siegfried Wagner, Winifred Wagner, Emil Warburg, Alexander Friedrich Wilhelm von Württemberg
 Weißenstadt – Peter Beauvais

Oberpfalz 
 Regensburg
 Kirche St. Emmeram als Begräbnisstätte – Emmeram von Regensburg, Arnolf von Kärnten
 Gesandtenfriedhof bei der Dreieinigkeitskirche, Gesandtenstraße / Am Ölberg in der Altstadt.
 Begräbnisse während der Zeit des Dreißigjährigen Krieges bis 1663: Der Friedhof war 1633/1634 Begräbnisstätte für vier namentlich bekannte und weitere namentlich unbekannte protestantische (schwedische) Offiziere, die bei den Kämpfen um Regensburg ums Leben kamen. Deren Grabstätten sind nicht erhalten. Im Juli 1635 wurde General Hans Ulrich von Schaffgotsch nach seiner Enthauptung hier begraben, seine Grabstätte wurde 1674 zerstört. Ab 1641 wurden vier protestantische Gesandte zu den Reichstagen von 1641 – Ludwig von Janowitz, Gesandter für Württemberg – und 1653 – Johann Fromhold, Gesandter für Brandenburg – und eine Exulantin begraben. Deren Grabstätten sind mit Grabplatten und Inschriften erhalten.
 Begräbnisse von Gesandten und Familienangehörigen zur Zeit des Immerwährenden Reichstags: Von 1663 bis 1803 wurden 45 protestantische Gesandte und ähnlich viele Familienangehörige begraben. Außerdem wurden vor 1700 auch Mitglieder der beiden Exulantenfamilien Gall und v. Stubenberg begraben. Alle Begräbnisse bis 1787 sind in einem Begräbnisverzeichnis dokumentiert. Neun zusätzliche Begräbnisse nach 1787 bis 1806 sind namentlich bekannt. Für 17 verstorbene Gesandte, zwei Ehefrauen von Gesandten und für eine Exulantenfamilie wurden Epitaphien der Renaissance und des Barocks errichtet. Alle Epitaphien und auch viele Grabplatten haben lange lateinische Inschriften, die aus alten Abschriften rekonstruierbar sind
 Folgende Gesandten- und Exulantenfamilien sind durch Epitaphien repräsentiert: von Marenholz (Brandenburg, Halberstadt), Ehepaar von Limbach (Braunschweig-Hannover), Ehepaar von Fabrice (Sachsen-Weimar), Augustin Strauch (Kursachsen), Ehepaar von Schrader (Braunschweig-Lüneburg), Sohn Ernst Eberhard und Mutter Maria Anna von Metternich (Magdeburg, Preußen), Knorr von Rosenroth (Braunschweig-Wolfenbüttel), Björnstierna (Schweden), von Treskow, von Schott (Kursachsen), von Reck (Braunschweig-Hannover, Sachsen-Lauenburg), von Hagen (Sachsen-Gotha und Coburg), Vater und Sohn Gallieris (beide Gesandte der Vereinigte Niederlande), zwei Ehepaare von Stubenberg (Exulanten; Vater und Mutter; Sohn und 1. Ehefrau), Ehefrau von Thomas geb. von Bonn (Bohn) (Sachsen-Altenburg), Ehepaar Joachim Ludwig Freiherr Streun von Schwarzenau (Hessen-Darmstadt, Preußen), Wülcknitz (Hessen-Kassel), von Kniestedt (Braunschweig-Wolfenbüttel), von Pollmann (Preußen), Ehefrau des Gesandten von Geismar, geb. von Wangenheim.
 Regensburger Dom – Johann Michael Sailer
 Sepultur
 Allerheiligenkapelle (Regensburg) – Hartwig II. von Spanheim
 Schwandorf – Ehrengrab Konrad Max Kunz
 Weiden in der Oberpfalz – Franz Pfleger

Oberbayern 
 Altötting
 Gnadenkapelle – Herzen der bayerischen Herrscher
 Stiftskirche – Johann T’Serclaes von Tilly
 Andechs
 Klosterkirche – Carl Orff
 Friedhof der Familie Wittelsbach – Albrecht von Bayern (1905–1996), Konrad von Bayern (1883–1969), Konstantin Prinz von Bayern, Adalbert von Bayern (1886–1970), Bona Margherita von Savoyen-Genua
 Aschau im Chiemgau – Hans Clarin
 Bad Reichenhall
 Friedhof St. Zeno – Franz Ritter von Brandl, Maksymilian Gierymski (aufgelassen), Anderl Hinterstoißer, Rudolf Konrad, Adolf Schiel, Willibald Utz
 Bad Wiessee – Katharina de Bruyn, Hans Carste, Josef Ertl, Franz Grothe, Ludwig Marcuse, Werner von Blomberg
 Berchtesgaden – Viktor Afritsch, Magda Schneider, Hans Adalbert Schlettow
 Berg (Starnberger See)
 Friedhof Aufkirchen – Fred Bertelmann, Alexandra Freund, Heinz Rühmann, Petra Schürmann, Franz Peter Wirth und Gattin Wega Jahnke.
 Bernau am Chiemsee – Fritz Odemar, Hans „Johnny“ Klein (aufgelassen)
 Friedhof Hittenkirchen – Elisabeth Flickenschildt, Richard Lauffen
 Dachau
 Stadtfriedhof – Otto Grassl, Karl Huber, Arthur Langhammer
 Waldfriedhof Dachau
 KZ-Friedhof Dachau-Leitenberg (Friedhof auf der Leithen)
 Karmel Heilig Blut
 Klosterfriedhof – Berta Vorbach
 Klosterkirche – Johannes Neuhäusler
 Dießen am Ammersee
 Gemeindefriedhof Riederau – Thomas Brennicke
 Egling
 Ortsteil Deining Oliver Storz, Regisseur und Schriftsteller
 Emmering
 alter Emmeringer Friedhof  – Adolf Des Coudres
 Eichstätt
 Mortuarium im Dom (Grabstätte einiger Bischöfe und Domherren)
 Fahrenzhausen – Wolf Ackva
 Feldafing – Hans Baur, Heinrich Knote, Josef Metternich und Gattin Liselotte Losch.
 Feldkirchen – Ruth Drexel
 Flintsbach am Inn – Werner Stocker
 Freising – Karl Obermayr, Roider Jackl
 Kreuzgang des Doms
 Kreuzganghof des Freisinger Doms – Michael Höck, Bernhard Egger, Friedrich Fahr, Sebastian Anneser
 Krypta des Doms – Korbinian, Nonnosus
 Fürstenfeldbruck
 Alter Friedhof von Bruck
 Kriegsgefangenenfriedhof
 Waldfriedhof
 Garmisch-Partenkirchen
 Friedhof Garmisch – Richard Strauss, Michaela Geiger
 Gauting (Waldfriedhof) – Helmut Brennicke und Ehefrau Schauspielerin Rosemarie Lang, Paul Esser, Leo Putz, Viktor Staal (Grabstein zum Nordfriedhof (München))
 Germering
 Waldfriedhof Unterpfaffenhofen – Franz Lehrndorfer
 Gmund am Tegernsee – Helga Anders, Peter Boenisch, Willy Bogner senior, Ludwig Erhard
 Friedhof Gräfelfing – Julius Schreck, Horst Tappert, Pierre Brice
 Grassau – Willy Reichert
 Waldfriedhof Grünwald – Alois Hundhammer, Werner Lieven und viele Bekannte aus Film, Fernsehen und der Münchner Schickeria.

 Herrsching – Rudi Schuricke
 Holzkirchen – Josef Hainz
 Icking – Gert Fröbe
 Indersdorf
 Pfarr- und Klosterkirche Mariä Himmelfahrt – Otto VIII. von Wittelsbach
 Ingolstadt – Adolf Scherzer
 Irschenberg – Ludwig Schmid-Wildy
 Jachenau – Rupert Egenberger, Otto Höhne (Generalmajor)
 Kirchseeon
 Kirchlicher Friedhof – Carl Schuster (Orgelbauer), Klaus Wendhack
 Krailling – Gustl Bayrhammer, Hans Fitz und Walter Fitz, Michael Petzet, Hermann Prey, Günther Rennert
 Miesbach
 Waldfriedhof – Lothar Cremer, Max Heimbucher
 München
 Nordfriedhof – Karl-Ernst Apfelbacher, Annette von Aretin, Philip Arp, Fritz Benscher, Harald Böhmelt, Beppo Brem, Christine Buchegger, Michael Cramer, Sammy Drechsel und Irene Koss, Otto Kurth, Carl Ehrenberg, Harry Friedauer, Günter Gräwert, Ernst Hofbauer, Peter Igelhoff, Karin Jacobsen, Constanze Engelbrecht, Klaus Havenstein, Trude Hesterberg, Johannes Heesters, Kurt von Hopffer, Kurt Horwitz, Traudl Junge, Hansi Knoteck, Ernst Mach, Ferdinand Marian, Peter Pasetti, Iván Petrovich, Hans Pössenbacher, Bally Prell, Theodor Prosel, Hans Quest, Wilhelm Sandfuchs, Arnulf Schröder, Carl Heinz Schroth, Werner Schwier, Ralph Maria Siegel und Rudolf Siegel, Heinz-Günter Stamm, Lotte Stein, Margit Symo, Joachim Teege, Gerdy Troost, Paul Ludwig Troost, Annemarie Wendl, Otto Wernicke (aufgelassen)
 Ostfriedhof – Gottfried Amann, Max Amann, Toni Berger, Hermine Bland (aufgelassen), Rudolf Brunnenmeier, Josef Eichheim, Kurt Eisner, Karl Gatermann d. J. (Urnenhalle, aufgelassen), Karl Gebhardt, Rudolf-Christoph Freiherr von Gersdorff, Rex Gildo, Adolf Gondrell, Erich Hallhuber, Friedrich Hollaender, Franz von Hörauf, Hans Leibelt, Klaus Löwitsch, Rosl Mayr, Martha Mödl, Rudolph Moshammer, Irene Naef, Johann Rattenhuber, Willy Reiber, Rudolf Rhomberg, Hjalmar Schacht, Julius Schaub, Peter-Timm Schaufuß, August Schneidhuber, Christa Schröder (Urnenhalle, Urne mittlerweile entfernt), Erni Singerl, Joe Stöckel, Werner Streib, Rolf Thiele, Barbara Valentin, Wastl Witt, Johanna Wolf
 Krematorium Ostfriedhof – Josef von Báky (aufgelassen), Peter Capell, Géza von Cziffra, Peter Ehret, Kurt Pratsch-Kaufmann
 Friedhof am Perlacher Forst – Christoph Probst, Alexander Schmorell, Hans Scholl und Sophie Scholl, Robert Scholl, Karl Flemisch, Wilhelm Hoegner, Maria Paudler, Peter Paul, Walter Seifert, Adolf Ziegler, Astrid Varnay
 Friedhof Perlach – Willy Harlander, Rudolf Heinrich, Jürgen Scheller
 Alter Südfriedhof – Max Ainmiller, Joseph Albert, Ellen Ammann, Franz Xaver von Baader, Joseph von Baader, Jakob Bauer, Theobald Böhm, Roman Anton Boos, Georg Friedrich Christian Bürklein, Constanze Dahn, Andreas Michael Dall’Armi, Anna Dandler, Martin Deutinger, Johann Conrad Develey, Johann Georg von Dillis, Ignaz von Döllinger, Ignaz Döllinger, Johann Georg Edlinger, Carl von Effner, Michael Pius Erdl, Caspar Ett, Karl von Fischer, Josef von Fraunhofer, Franz Xaver Gabelsberger, Friedrich von Gärtner, Sebastian Gaigl, Joseph Görres, Johann von Halbig, Franz Hanfstaengl, Georg von Hauberrisser, August Hauner, Peter von Hess, Johann Georg Hiltensperger, Joseph Höchl, Wilhelm von Kaulbach, Leo von Klenze, Ludwig Knorr, Franz von Kobell, Wilhelm von Kobell, Franz Xaver Krenkl, Franz Lachner, Johannes Leeb, Justus von Liebig, Joseph von Lindwurm, Joseph Anton von Maffei, Johann Mannhardt, Carl Friedrich Philipp von Martius, Johann Balthasar Michel, Ferdinand von Miller, Helene Sedlmayr, Johann Adam Möhler, Karl Muffat, Eugen Napoleon Neureuther, Friedrich Immanuel Niethammer, Johann Nepomuk von Nussbaum, Daniel Ohlmüller, Georg Simon Ohm, Karl von Perfall, Ignaz Perner, Max von Pettenkofer, Ludwig von der Pfordten, Ernst von Possart, Georg Friedrich von Reichenbach, Christian Reithmann, Thaddäus Robl, Carl Rottmann, Karl Emil von Schafhäutl, Adolf Schlagintweit, Eduard Schleich der Ältere, Josef Schlotthauer, Johann Andreas Schmeller, Maximilian Schmidt (Schriftsteller), Johann von Schraudolph, Ludwig Schwanthaler, Moritz von Schwind, Friedrich Ludwig von Sckell, Gabriel von Seidl, Alois Senefelder, Philipp Franz von Siebold, Adele Spitzeder, Carl Spitzweg, Johann Baptist Spix, Carl August von Steinheil, Kaspar von Steinsdorf, Joseph Karl Stieler, Johann Baptist Straub, Franz Strauss, Friedrich Thiersch, Johann Baptist Trappentreu, Joseph von Utzschneider, Gustav Vorherr, Theodoros Vryzakis, Lorenz von Westenrieder, Max von Widnmann, Arnold Zenetti, Klara Ziegler, Clemens von Zimmermann.
 Neuer Südfriedhof – Lou van Burg, Dieter Hildebrandt, Til Kiwe, Margot Mahler, Martin Morlock, Karl Renar, Adolf Sommerauer, Hans Stadtmüller, Achim Strietzel, Walter Traut und der Schauspieler Fritz Tillmann
 Waldfriedhof – Dort beging die bayerische Volksschriftstellerin Lena Christ Suizid. Sie ist hier beerdigt, ebenso wie Walter Abendroth, Bernd Aldenhoff, Arno Assmann, Elise Aulinger, Leonhardt Bardischewski, Anton Beer-Walbrunn, Fritz Böttger, Josef Brandner, Heidi Brühl, Fritz Büchtger, Will Dohm und Heli Finkenzeller, Hans Ehard, Michael Ende, Erwin Faber, Erich Feifel, Hansjörg Felmy, Werner Finck, Ferdinand Frantz, Ernst Fritz Fürbringer, Ilse Fürstenberg, Walter Georgi (aufgelassen), Emmy Göring, Kurt Graunke, Hilde Güden, Rolf Hansen, Karl Amadeus Hartmann, Paul Hausser, Werner Richard Heymann, Franz Jakob, Fritz Kortner und Johanna Hofer, Richard Holm, Eberhard Keindorff, Roderich Erwin von Kienitz, Ilse Kubaschewski, Gertrud Kückelmann, der Schauspieler Franz Kutschera, Franzl Lang, Georg Lehn, Hans Löscher, Maria Matray, Paul May, Nora Minor, Maria Neubrand, Mariano San Nicolò, Joseph Pascher, Julius Patzak, Leo Peukert mit Sabine Peukert, Harry Piel, Rob Pilatus, Rolf Pinegger, Max Proebstl, Max Reger, Heinrich Rehkemper, Gabriele Reismüller, Leni Riefenstahl, Franz Schafheitlin, Erich Scheibmayr, Michael Schmaus, Erna Sellmer, Maria Stadler, Karl Schönböck und die Schauspielerin Herta Saal, Ida Schumacher, Gretl Theimer, Georg und Maria Luise Thurmair, Karl Tischlinger, Eva Vaitl, Paul Verhoeven, Elisabeth Volkmann, Frank Wedekind und Tilly Wedekind, Herta Worell, Fritz Wunderlich, Willy Zeyn senior; siehe die Liste der auf dem Münchner Waldfriedhof bestatteten Persönlichkeiten
 Waldfriedhof Solln – Begräbnisstätte von Werner Abrolat, Vera Brühne, Hans Bund, Hans Cossy, Hugo Junkers, Franz Mixa, Edith Schultze-Westrum, Weiß Ferdl
 Friedhof Solln – Grabstätten von Mark Lothar
 Westfriedhof – Alexandra, Klaus Abramowsky, Tilli Breidenbach, Soraya Esfandiary Bakhtiari, Franz Fröhlich, Kunibert Gensichen, Maxl Graf, Ursula Herking (aufgelassen), Markus Koch, Walter Lantzsch, Edmund Nick, Walter Ofiera, Hans Reiser, Ernst Röhm, Karl Schmitt-Walter, Margarete Teschemacher, Theo Maria Werner
 Bogenhausener Friedhof – Gerd Brüdern, Friedrich Domin, Bernd Eichinger, Rainer Werner Fassbinder, Helmut Fischer, Franz Geiger, Robert Graf, Liesl Karlstadt, Erich Kästner, Hans Knappertsbusch, Werner Kreindl, Siegfried Lowitz, Friedrich Meyer, Maria Nicklisch, Josef Schörghuber, Hans Schweikart, Walter Sedlmayr, Hans-Jochen Vogel, Peter Vogel und Rudolf Vogel, Gustl Waldau, Carl Wery und Erna Fentsch, Maria Wimmer
 Friedhof Daglfing – Wilm ten Haaf
 Friedhof Haidhausen – Kurt Böhme, Otto Brüggemann, Rudolf Fernau, Robert Rehan, Kurt Zips
 Neuer Israelitischer Friedhof – Kurt Eisner, Gustav Landauer, Eugen Leviné
 Friedhof Nymphenburg – Elisabeth Castonier, Ruth Leuwerik, Josef Maß, Eugen Roth, Luggi Waldleitner, Bernhard Wicki
 Friedhof Obermenzing – Olf Fischer, Werner Hessenland, Peter Mosbacher, Ottmar Ostermayr, Peter Ostermayr, Ursula Herion, Hartmut Reck, Günther Sauer, Gertrud Spalke, Karl Richard Tschon, Ruth von Zerboni di Sposetti
 Friedhof Riem – Willem Holsboer, Günter Stapenhorst, Peter Steiner, Gerhard Wendland
 Friedhof Sendling – Josef Kürzinger
 Abtei St. Bonifaz
 Kirche – Ludwig I. und seine Germahlin Therese von Sachsen-Hildburghausen
 Krypta – Romuald Bauerreiß, Hugo Lang, Odilo Lechner, Benedikt Zenetti
 Bürgersaal (München) (Unterkirche) – Rupert Mayer
 ehemaliges Fransziskanerkloster, heute Gelände des Max-Joseph-Platzes (Friedhof 1802 aufgelassen)- Michael von Cesena, Marsilius von Padua
 Frauenkirche (Krypta) – Barbara von Bayern, Agnes von Bayern, Maria Anna von Bayern, Hildegard Maria von Bayern, Marie Therese von Österreich-Este (1849–1919), Ludwig III. (Bayern)
 Krypta von St. Michael (München) – Renata von Lothringen, Wilhelm V. (Bayern), Elisabeth Renata von Lothringen, Ludwig II. (Bayern)
 St. Peter – Munditia
 Friedhof der Salvatorkirche (Friedhofskirche der Dompfarrei) (Friedhof aufgelassen) – François de Cuvilliés der Ältere, Orlando di Lasso (Grabdenkmal im Nationalmuseum), Hans Mielich, Evaristo Felice Dall’Abaco
 Theatinerkirche
 Krypta – Kurfürst Ferdinand Maria und seine Gemahlin Henriette Adelheid, Kurfürst Max II. Emanuel, seine Gemahlin Therese Kunigunde von Polen, Herzog Ferdinand Maria Innozenz, Kaiser Karl VII., seine Gemahlin Kaiserin Maria Amalie, deren beider Kinder Herzog Clemens Franz de Paula und Herzogin Maria Anna, Kurfürst Maximilian III. Joseph Karl, Maria Anna von Pfalz-Sulzbach, Maria Anna von Sachsen, Kurfürst Karl Theodor, Max I. Joseph, König von Bayern, Max II., König von Bayern, seine Gemahlin Marie Friederike von Preußen, Königin von Bayern, Otto I., König von Griechenland, seine Gemahlin Königin Amalie von Oldenburg, Königin von Griechenland, Prinzessin Alexandra, (Tochter von König Ludwig I.), Prinzregent Luitpold von Bayern, seine Gemahlin Prinzessin Auguste Ferdinande von Österreich, beider Tochter Prinzessin Therese und Sohn Prinz Arnulf mit seiner Gemahlin Prinzessin Therese von Liechtenstein, Kronprinz Rupprecht von Bayern, seine Gemahlin Kronprinzessin Marie Gabriele
 Seitenkapelle des Hauptschiffs – König Max II. und seine Gemahlin Marie Friederike
 Friedhof bei St. Laurentius (München) – Romano Guardini (bis 1997), Ernst Tewes
 St. Ludwig (München) – Romano Guardini (seit 1997)
 Oberammergau – Max Streibl
 Oberaudorf – Walter Rilla
 Ottobrunn – Karin Hübner
 Perchting/Starnberg, Gemeindefriedhof Perchting – Paul Mundorf
 Planegg – Karl Brückel, Werner Kleine, Maria von Tasnady, Géza von Radványi, Karl Valentin, Otto Pippel, Václav Vojta
 Pullach
 Friedhof der Gemeinde Pullach – Michl Lang, Fritz Lehmann
 Friedhof des Berchmanskollegs der Jesuiten – ,Roman Bleistein, Walter Brugger, Alois Grillmeier, Gerd Haeffner, Albert Keller, Rupert Mayer (1945–1948, dann Bürgersaal (München)), Ivo Zeiger
 Reit im Winkl – Maria Hellwig
 Rosenheim – Dieter Katte, Walter Gorn, Paul Hartmann, Alfred Heurich, Johann Klepper, Willy Rösner
 Rosenheim-Aising – Thomas Alder, Wolfgang Büttner
 Rott am Inn – Franz Josef Strauß und seine Ehefrau Marianne Strauß
 Rottach-Egern – Bernt Engelmann, Ludwig Ganghofer, Alexander Golling, Leo Slezak, Walter Slezak, Alexander Spoerl, Heinrich Spoerl, Ludwig Thoma, Freddy Breck
 Schliersee – Werner Bochmann, Georg Jennerwein, Bernd Scholz, Franz Seitz junior, Franz Seitz senior, Hans Terofal, Xaver Terofal
 Straßlach – Erik Schumann, Joe Hembus
 Söcking – Paul Klinger
 Tegernsee – Hedwig Courths-Mahler, Winnie Markus und Carl Adolf Vogel, Oskar Messter, John Emerich Edward Dalberg-Acton, 1. Baron Acton, Karl Stieler, Friedrich Karl von Eberstein
 Tölz
 Waldfriedhof – Leo Zirker
 Truchtlaching – August Everding
 Tutzing
 Alter Friedhof
 Neuer Friedhof – Heinz Engelmann, Zdenka Faßbender, Erich Ludendorff, Mathilde Ludendorff, Elly Ney
 Friedhof Ilkahöhe – Benno Sterzenbach
 Waldfriedhof – Waldemar von Preußen, Sabina Sesselmann
 Unterhaching – Amadeus August, Paula Braend, Fritz Straßner
 Wasserburg am Inn – Georgi Schischkoff
 Wilzhofen – Brigitte Horney
 Westerbuchberg – Lucie Englisch, Franz Sales Gebhardt

Schwaben 
 Augsburg
 Protestantischer Friedhof – die Eltern von Bertolt Brecht, die Baumeister Elias Holl und Karl Albert Gollwitzer, Anna Barbara von Stetten
 Westfriedhof Augsburg – Robert Bürkner
 Nordfriedhof Augsburg – Helmut Haller
 Jüdischer Friedhof – Mietek Pemper
 Bad Hindelang – Gustl Gstettenbaur, Sepp Rist und Gattin Carla Rust (Grab aufgelassen), Gedenkplatte an der Mauer
 Oberstdorf
 Waldfriedhof Oberstdorf – Anderl Heckmair, Walter Kalot, Gertrud von Le Fort
 Straßberg – Roy Black

Berlin

Bezirk Mitte 
 Dorotheenstädtischer Friedhof
 Französischer Friedhof I und II 
 Vier Friedhöfe an der Liesenstraße
 Invalidenfriedhof – Die zu den ältesten Friedhöfen Berlins gehörende Anlage hat eine wesentliche Bedeutung in der preußischen Militärgeschichte. Sie wurde von den Nazis instrumentalisiert. Bedingt durch die Lage im Grenzstreifen zwischen West- und Ost-Berlin war die Anlage weitgehend zerstört. Die Wiedererrichtung einiger Grabstätten ist ein Politikum. 
 St. Elisabeth-Friedhof I

Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg 
 Friedrichswerderscher Friedhof
 Dreifaltigkeitsfriedhof I 
 Dreifaltigkeitsfriedhof II
 Jerusalem und Neue Kirche I
 Friedhöfe vor dem Halleschen Tor
 Jerusalem und Neue Kirche II
 Jerusalem und Neue Kirche III 
 Jerusalem und Neue Kirche IV
 Luisenstädtischer Friedhof
 Friedhof der Märzgefallenen

Bezirk Pankow 
 Friedhof I der Georgen-Parochialgemeinde
 Landeseigene Friedhöfe Pankow nach den Plänen des Stadtbaurats Friedrich Wilhelm Langerhans angelegt.
 Jüdischer Friedhof Weißensee – Zweitgrößter jüdischer Friedhof Europas 
 Auferstehungsfriedhof
 Jüdischer Friedhof Schönhauser Allee
 St.-Marien- und St.-Nikolai-Friedhof I
 Friedhofspark Pappelallee

Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf 
 Friedhof Heerstraße 
 Jüdischer Friedhof Heerstraße/Scholzplatz
 Friedhof Grunewald
 Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Friedhof 
 Luisenfriedhof II 
 Luisenfriedhof III
 Friedhof Schmargendorf
 Friedhof Wilmersdorf
 Friedhof Grunewald-Forst
 Friedhof Ruhleben
 Mausoleum im Schlosspark Charlottenburg

Bezirk Spandau 
 In den Kisseln
 St. Nikolai – Grablege der Familie Lynar

Bezirk Steglitz-Zehlendorf 
 St.-Annen-Kirchhof
 Evangelischer Kirchhof Nikolassee
 Friedhof Dahlem 
 Waldfriedhof Dahlem, Hüttenweg
 Waldfriedhof Zehlendorf, Potsdamer Chaussee
 Friedhof Steglitz
 Parkfriedhof Lichterfelde, Thuner Platz
 Friedhof Wannsee
 Friedhof Zehlendorf
 Luther-Friedhof
 Kreuz-Friedhof
 Friedhof Lankwitz

Bezirk Tempelhof-Schöneberg 
 Alter St.-Matthäus-Kirchhof Berlin – Max Bruch, Ludwig Dessoir, Jacob Grimm, Wilhelm Grimm, David Hansemann, Adolf von Harnack, Wilhelm Ludwig Hertz, Hermann Kawerau, Paul Kleinert, Ovo Maltine, Karl Mengewein, Martin Plüddemann, Rio Reiser, Franz Xaver Scharwenka, Friedrich Julius Stahl, Bethel Henry Strousberg, Heinrich von Treitschke, Rudolf Virchow.
 Friedhof Schöneberg
 Friedhof Schöneberg III an der Stubenrauchstrasse 
 Heidefriedhof (Berlin)
 Alter Zwölf-Apostel-Friedhof 
 Neuer Zwölf-Apostel-Kirchhof
 St.-Matthias-Friedhof

Bezirk Neukölln 
 Friedhof Columbiadamm (Ex-Neuer Garnisonfriedhof) – meist Soldaten
 Alter St.-Jacobi-Friedhof

Bezirk Treptow-Köpenick 
 Waldfriedhof Grünau
 Friedhof Adlershof
 Friedhof Wilhelmshagen 
 Waldfriedhof Oberschöneweide (Wuhlheide) – Uwe Berger, Emil Rathenau, Walther Rathenau

Bezirk Marzahn-Hellersdorf 
 Friedhof Biesdorf
 Friedhof Kaulsdorf 
 Waldkirchhof Mahlsdorf

Bezirk Lichtenberg 
 Zentralfriedhof Friedrichsfelde 
 Karlshorster und Neuer Friedrichsfelder Friedhof
 eh. Friedhof in der Gotlindestraße
 Friedhof Rummelsburg

 Friedhof der Gemeinde Friedrichsfelde, Marzahner Friedhof genannt.
 Erbbegräbnisstätte der Familie von Treskow-Friedrichsfelde in Berlin-Friedrichsfelde direkt im Tierpark

Bezirk Reinickendorf 
 II. Städtischer Friedhof Reinickendorf
 Russischer Friedhof von Berlin-Tegel

Brandenburg 
 Landkreis Barnim
 Klosterfriedhof Chorin – Grablege bedeutender deutscher Forstleute wie Max Kienitz, Alexis Scamoni, Albert Richter und Egon Wagenknecht
 Landkreis Havelland
 Ribbeck (Nauen), unter der Dorfkirche die Gruft derer von Ribbeck
 Landkreis Märkisch-Oderland
 Jahnsfelde – Ernst von Pfuel, Curt-Christoph von Pfuel
 Seelow – Walter Halbritter
 Landkreis Oberhavel
 Glienicke/Nordbahn, Friedhof der evangelischen Kirchengemeinde – Gustav Bauer
 Landkreis Ostprignitz-Ruppin
 Kampehl – in der Dorfkirche die Grabstätte mit Mumie des Christian Friedrich von Kahlbutz
 Neuruppin, im Stadtteil Radensleben – Campo Santo, angelegt durch Ferdinand von Quast für seine Familie; daran anschließend das Mausoleum der Familie Hengstenberg
 Landkreis Potsdam-Mittelmark:
 Südwestkirchhof Stahnsdorf – Max Adalbert, Georg Graf von Arco, Rudolf Breitscheid, Lovis Corinth, Hugo Distler, Richard Eilenberg, Hannjo Hasse, Jean Kurt Forest, Ernst Gennat, Joachim Gottschalk und Meta Wolff, Wilhelm Groener, Engelbert Humperdinck, Alexander von Kluck, Hellmut Lange, Gustav Langenscheidt, Otto Laubinger, Edmund Lesser, Ludwig Manzel, Friedrich Wilhelm Murnau, Albert Niemann und Hedwig Niemann, Emanuel Reicher, Ferdinand von Richthofen, Rolf Ripperger, Ralph Arthur Roberts, Albert Rossow (aufgelassen), Edmund Rumpler, Oscar Sauer, Carl Ludwig Schleich, Meta Seinemeyer, Familiengrabstätte Werner von Siemens, Alfred Struwe, Heinrich Zille, Walter von Pannwitz
 Wilmersdorfer Waldfriedhof Stahnsdorf – Hans Baluschek, Erwin Barth, Georg Benjamin, Maximilian Bern, Arthur Eloesser, Adolf Heilborn, Willi Jaeckel, Rudolf Kögel, Hugo Lederer, Paul Levi, John Henry Mackay, Leo Müffelmann, Hans Otto, Sofie Pagay, Emil Nikolaus von Reznicek, Rahel Sanzara, Willi Schur, Walter Simons, Olga Wohlbrück, Gustav H. Wolff
 Landkreis Prignitz
 Groß Buchholz – Paul Albert Glaeser-Wilken
 Cottbus
 Nordfriedhof – Bogumił Šwjela
 Südfriedhof – Karl Dölling, Carl Thiem
 Potsdam
 Babelsberg, Friedhof Goethestraße – Ilse Werner.
 Bornstedter Friedhof – Peter Joseph Lenné und andere preußische Hofgärtner; Erich von Falkenhayn.

Bremen 
 Bremen
 Bremer Dom – Adolph Freiherr Knigge, Bleikeller mit Mumien
 Friedhof Horn – Heinrich Albertz
 Osterholzer Friedhof – Carl F. W. Borgward, Georg Droste, Richard Duckwitz, Paul Freye, Alexander Lifschütz und Georg Wulf
 Riensberger Friedhof – Karl Carstens, Arnold Duckwitz, Georg Ferdinand Duckwitz, Eberhard Fechner, Henrich Focke, Harry Frommermann, Otto Gildemeister, Johann Jacobs, Wilhelm Kaisen, Jürgen A. E. Meyer,  Heinrich Wilhelm Olbers, Rudolf Alexander Schröder, Walther von Seydlitz-Kurzbach, Johann Smidt, Herbert Steinmetz, Hermann Dietrich Upmann
 Waller Friedhof – Wilhelm Benque, Richard Boljahn, Nikolaus Delius, Johann Focke, Stephan von Gröning, August Kippenberg, Ludwig Knoop, Gottfried Menken, August Friedrich Overbeck
 Friedhof Grohn – Otto Freise
 Friedhof Vegesack – Gerhard Rohlfs, Johann Lange, Familie Lürssen (Schiffswerft), Heinrich Meyer, Robert Kabelac, Friedrich Klippert

 Bremerhaven
 Bremerhavener Friedhof in Wulsdorf – Rickmer Clasen Rickmers

Hamburg 
 Friedhof Bergedorf – Helmut Echternach, Werner Hackmann, Georg Hulbe, Kurt A. Körber, Fritz Laband, Ferdinand Pfohl, Friedrich Schütter
 Friedhof Blankenese – Georg Pahl (Schauspieler)
 Friedhof Ohlsdorf (mit 389 ha der größte Parkfriedhof der Welt und der flächenmäßig zweitgrößte Friedhof der Welt) – Paul Abraham, Mita von Ahlefeldt, Anni Ahlers, Hans Albers, Peter Anders, Albert Ballin, Eva Maria Bauer, Edgar Bessen, Wolfgang Borchert, Hans Böttcher (Regisseur), Hans von Bülow, Aline Bußmann, Rosemarie Clausen, Gisela von Collande und Volker von Collande, Ida Ehre, Heinz Erhardt, Renate Ewert, Jürgen Fehling, Horst Frank (Schauspieler), Hans Freundt, Willy Fritsch, Helmut Griem, Gerda Gmelin, Helmuth Gmelin, Gustaf Gründgens, Gotthard und Marie Günther, Carl Hagenbeck, Alfred Hause, Stefan Hentschel, Volkmar Herntrich, Heinrich Hertz, Alois Hitler junior (seit 2005 aufgehoben), Mirjam Horwitz, Jupp Hussels, Rolf Italiaander, Michael Jary, Alfred Kerr, Wolfgang Kieling, Theodor Knolle, Hein Köllisch, Karl-Heinz Köpcke, Charlotte Kramm und Willy Maertens, Heinz Lanker, Erwin Linder, Hanns Lothar, Otto Lüthje, Carl Malsch, Eduard Marks und Annemarie Marks-Rocke, Werner von Melle, Harry Meyen, Robert Meyn, Inge Meysel und John Olden, Domenica Niehoff, Richard Ohnsorg, Lotar Olias, Johann Gerhard Oncken, Hans Putz, Jürgen Roland, Emily Ruete, Kay Sabban, Walter Scherau, Henning Schlüter, Helmut Schmidt, Loki Schmidt, Friedrich Ludwig Schröder, Hartmut Sierig, Anna Simon, Fritz Stavenhagen (Schriftsteller), Franz Tügel und Hans Tügel, Bruno Vahl-Berg und Henry Vahl, Harald Vock, Werner Veigel, Carl Voscherau, S. O. Wagner, Eric M. Warburg, Hilde Weissner, Frank Wisbar, Karl Witte (Bischof), Hans-Otto Wölber, Carolin Wosnitza, Helmut Zacharias, Peter von Zahn, Erich Ziegel, Jan Fedder – 
 Friedhof Altona – Peter Beil, Rudolf Beiswanger, Max Brauer, Adolf Jäger (Politiker), Werner Riepel, Peter Rühmkorf, Herbert Tobias, Felix Woyrsch
 Hauptfriedhof Öjendorf – Dieter Borsche (Grab aufgehoben), Herbert Lichtenfeld
 Kirchhof Christianskirche (Ottensen) – Friedrich Gottlieb Klopstock
 Rahlstedter Friedhof, Ernst Grabbe, Detlev von Liliencron
 Friedhof der Kirchengemeinde Stellingen – Holger Meins
 Alter Niendorfer Friedhof – Axel von Ambesser, Evelyn Hamann, Günther Jerschke, Josef Posipal
 Neuer Niendorfer Friedhof – Werner Cyprys, Friedel Hensch
 Nienstedtener Friedhof – Alexander Baur, Bernhard von Bülow, Johann Joachim Darboven, Hanns Joachim Friedrichs, Carlheinz Hollmann, Heidi Kabel, Georg Konrad, Hans Mahler, Paul Nevermann, Caspar Voght
 Historischer Friedhof Wandsbek an der Christuskirche (Hamburg-Wandsbek) – Matthias Claudius, Helmuth James Graf von Moltke
 Pfarrkirche St. Pankratius Hamburg-Neuenfelde – Arp Schnitger

Hessen 
 Bad Arolsen
 Stadtfriedhof – Karl Maria Wiligut
 Schmillinghausen – Christine Brückner
 Schmillinghausen – Otto Heinrich Kühner
 Bad Hersfeld
 Städtischer Friedhof am alten Kirchweg – Konrad Duden.
 Bad Homburg vor der Höhe
 Waldfriedhof – Alfred Herrhausen.
 Bad Wildungen
 Dorffriedhof – Hans-Jürgen von Arnim
 Darmstadt
 Alter Friedhof – Friedrich Back, Otto Berndt, Kaspar Josef von Biegeleben, Hans Christian Blech, Franz Boerner, Ludwig Büchner, Luise Büchner, Karl Deppert, Kasimir Edschmid, Ludwig Engel, Johann Heinrich Felsing, Friedrich von Flotow, Heinrich von Gagern, Ludwig Habich, Well Habicht, Familiengrab Christian und Ferdinand von Herff, Christian von Hessen-Darmstadt, Ludwig Georg Karl von Hessen-Darmstadt, Helmut Hild, Ludwig von Hofmann, Justus Georg Kahlert, Johann Jakob Kaup, Erika Köth, Edmund Külp, Elisabeth Langgässer, Ilse Langner, Otto Liman von Sanders, Pit Ludwig, Bruno Maderna, Paul Meissner (Architekt), Emanuel Merck, Louis Merck, Günther Metzger, Ludwig Metzger, Georg Moller, Adolf Morneweg, Ernst Elias Niebergall, Joseph Offenbach, Albrecht Ohly, Joseph Maria Olbrich, Karl Plagge, Theodor Reh, Julius Reiber, Familiengrab Otto Röhm, Gustav Römheld, Heinz Winfried Sabais, Carl Schenck, Familiengrab Ernst Schleiermacher, Familiengrab Johann Baptist Scholl, Wilfried Seyferth, Familiengrab Heidenreich von Siebold, Karl du Thil, Wilhelm Petersen (Komponist), Friedrich Ludwig Weidig, Georg Wickop, Otto Wolfskehl
 Bessunger Friedhof – Helmut Böhme, Heinrich Delp, Arnold Mendelssohn, Gabriele Wohmann
 Waldfriedhof Darmstadt – Ferdinand H. Barth, Johann Becker, Eugen Bracht, Heinrich von Brentano, August Buxbaum, Michail von Dolivo-Dobrowolsky, Erasmus Kittler, Georg Friedrich Knapp, Arnold Krieger, Wilhelm Leuschner, Paula Ludwig, mehrere Mitglieder der Familie Merck, Carlo Mierendorff, Albin Müller, Melchior Palágyi, Waldemar Petersen, Hartmuth Pfeil, Friedrich Pützer, Hans Schiebelhuth, Frank Thiess
 Felsberg-Altenburg
 Am Familienlandsitz im Wald – Hans von Boineburg-Lengsfeld
 Frankfurt am Main
 Alter jüdischer Friedhof Rat-Beil-Straße – Leopold Cassella, Paul Ehrlich, Charles Hallgarten, Samson Raphael Hirsch, Moritz Daniel Oppenheim, Bertha Pappenheim, mehrere Mitglieder der Familie Rothschild, Leopold Sonnemann
 Neuer Jüdischer Friedhof – Henriette Fürth, Arno Lustiger, Franz Rosenzweig
 Am Bürgerhospital – Johann Christian Senckenberg
 Jüdischer Friedhof Battonnstraße, ältester jüdischer Friedhof Frankfurts – Mayer Amschel Rothschild
 Hauptfriedhof – siehe auch die Listen von Gräbern auf dem Hauptfriedhof Frankfurt
 Friedhof Höchst – Chlodwig Poth, Hermann Schmitt-Vockenhausen und Friedrich Stolz
 Kaiserdom St. Bartholomäus – Johann von Holzhausen, Günther von Schwarzburg, Familiengrab der kaiserlichen Reichspostmeister Thurn und Taxis,
 Peterskirchhof – Goethes Eltern Johann Caspar Goethe und Catharina Elisabeth Goethe, der Kupferstecher Matthäus Merian der Jüngere, die Bankiers Simon Moritz von Bethmann und Johann von Bodeck.
 Südfriedhof – Hans Leistikow, Oswald von Nell-Breuning, Franz Oppenheimer, Oskar Sommer, Carl Oskar Ursinus, Johann Gerhard Christian Thomas, Georg Krämer
 Gießen
 Alter Friedhof – Wilhelm Conrad Röntgen, der Theologe Johann Jakob Rambach, Architekt Hugo von Ritgen.
 Neuer Friedhof – Stefan Bellof, Toni Hämmerle
 Kassel
 Hauptfriedhof – Philipp Scheidemann.
 Künstler-Nekropole – der Gründer der Grabanlage Harry Kramer.
 Militärfriedhof – Kuno-Hans von Both, Alexander Remus, Karl von Roques
 Friedhof Wahlershausen – Otto-Tile von Kalm
 Marburg
 Friedhof, Ockershäuser Allee – Elisabeth Blochmann, Rudolf Bultmann, Hanno Drechsler, Gerhard Jahn, Heinrich Otto Lehmann, Paul Natorp, Max Graf zu Solms.
 Elisabethkirche – Paul von Hindenburg und seine Frau Gertrud seit Januar 1945, Friedrich II. von Preußen von 1945 bis 1952
 Michelstadt
 Jüdischer Friedhof – Rabbi Seckel Löb Wormser (Wunderrabbi und Baal Schem)
 Offenbach
 Alter Friedhof – Julie Heraeus,  Arturo Gazzera, Max Willner, Karl Ferdinand Becker, Philipp Casimir Krafft, Joseph Jean-Baptiste Albert, Karl Gottlieb Reinhard Oehler, Friedrich Metzler, Carl Ulrich, Georg Kaul, Johann Daniel Manchot
 Wetzlar
 Rosengärtchen – Carl Kellner
 Alter Friedhof – Ernst Leitz II
 Wiesbaden
 Alter Friedhof – Carl Remigius Fresenius, Pauline von Nassau
 Russischer Friedhof auf dem Neroberg – Alexej Jawlensky, Carl Friedrich von der Osten
 Wiesbaden-Bierstadt – Annemarie Cordes unter ihrem Ehenamen Supper.
 Wiesbaden-Nordfriedhof – Helmut Schön, Carl Schuricht.
 Wiesbaden-Sonnenberg – die Eltern von Konrad Duden.
 Wiesbaden-Südfriedhof – Wilhelm Jacoby, Manfred von Richthofen, Erna Sack.
 Wiesbaden-Biebrich – Wilhelm Dilthey, Familiengräber der Großindustriellen Kalle, Albert und Dykerhoff.

Mecklenburg-Vorpommern 
 Bad Doberan Waldfriedhof – Ehm Welk
 Benz auf Usedom – Otto Niemeyer-Holstein
 Carwitz – Hans Fallada
 Demmin Bartholomaei-Friedhof – Gustav Adolf Pompe
 Greifswald Alter Friedhof – Friedrich Loeffler (Mediziner, 1852)
 Kloster (Insel Hiddensee) – Gerhart Hauptmann, Gret Palucca
 Rostock
 Neuer Friedhof – Renate Kern, Johannes Trojan, Günter Kelbg
 Schwerin
 Alter Friedhof – Georg Adolf Demmler, Rudolph Karstadt
 Waldfriedhof Schwerin – Hans Koch, Kurt Meier, Martin Kuske, Michael Gartenschläger

Niedersachsen 
 Altenau Friedhof Rose: Johann Ernst Robert Engel, Karl Phillipp Lüderitz Bestehende Gräber:  Karl Reinecke, Georg Schulze
 Bad Gandersheim
 Familienfriedhof – Bodewin Keitel
 Bad Harzburg
 Stadtfriedhof – Werner Kempf (General)
 Barsinghausen
 Friedhof Stemmen – Herbert Otto Gille (eingeebnet)
 Bergen-Belsen
 Gedenkstein an deren Beisetzungsort in einem anonymen Massengrab in der Gedenkstätte Bergen-Belsen – Anne Frank, Margot Frank
 Bommelsen
 Dorffriedhof – Johannes Blaskowitz
 Braunschweig
 Andreasfriedhof – Ludwig Otto Bleibtreu
 Braunschweiger Dom – Grab Heinrichs des Löwen
 Brüdern-Friedhof – Heinrich Werner
 Dom-Friedhof – Carl Theodor Ottmer
 Reformierter Friedhof – Johann Heinrich Blasius, dessen Söhne Rudolf Heinrich Paul und Wilhelm August Heinrich Blasius, Paul Jonas Meier, Carl Rautmann
 Hauptfriedhof – Otto Bennemann, Oswald Berkhan, Hermann Blumenau, Wilhelm Bode, Ernst Böhme, Heinrich Büssing, Richard Dedekind, Walter Dexel, Rudolf Huch, Helmut Kruse, Jürgen Moll, Ernst August Oeding, Adolf Quensen, Wilhelm Raabe, Friedrich-Werner Graf von der Schulenburg, Norbert Schultze, Franz Trinks, Constantin Uhde, Ludwig Winter
 Magnifriedhof – Joachim Heinrich Campe, Johann Joachim Eschenburg, Friedrich Gerstäcker, Georg Ferdinand Howaldt, Hermann Heinrich Howaldt, Gotthold Ephraim Lessing, Ernst August Friedrich Klingemann, Peter Joseph Krahe, Peter Wilhelm Friedrich von Voigtländer
 Martinifriedhof – Johann Arnold Ebert, Rudolf Henneberg, Johann Anton Leisewitz
 Petrifriedhof – Wilhelm Bracke, Hermann Günther, Konrad Koch
 Stadtfriedhof – Otto Bennemann, Franziska Bennemann, Martha Fuchs, Erich Walter Lotz, Walter Schmidt, Rudolf Claus, Paul Gmeiner, August Merges, Matthias Theisen
 Bredelem
 Dorffriedhof – Johannes Mühlenkamp
 Bückeburg
 Stadtfriedhof – Sigismund von Falkenstein
 Friedhof Jetenburger Kirche – Johann Christoph Friedrich Bach
 Friedhof der reformierten Kirche – Richard Sahla
 Burgdorf
 Stadtteilfriedhof Ramlingen-Ehlershausen – Hugo Schreiber
 Gut Campe – Emmy von Dincklage
 Celle Stadtfriedhof – Fritz Darges, August von Mackensen, August Schirmer
 Diekholzen OT Egenstedt – Hanne Haller
 Dorfmark Friedhof – Bruno Bieler, Erich von Manstein
 Eldingen
 Im Ortsteil Bargfeld sind auf dem Grundstück Zum Kronsberg 1 Alice und Arno Schmidt beerdigt.
 Goslar
 Alter Friedhof – Walther Darré, Themistokles von Eckenbrecher, Friedrich Foertsch, Heinz Guderian, Heinz Günther Guderian, Josef Maria Kotzian
 Friedhof Feldstraße – Hermann Hoth
 Friedhof des Ortsteils Hahnenklee – Paul Lincke
 Göttingen
 Stadtfriedhof – Hier ruhen bedeutende Wissenschaftler, darunter einige Nobelpreisträger, wie Friedrich Carl Andreas, Lou Andreas-Salomé, Carl Ludwig von Bar, Max Born, Otto Hahn und seine Frau Edith Junghans, Hermann Heimpel, Wilhelm Heun, Moritz Heyne, David Hilbert, Rudolf von Jhering, Gottfried Jungmichel, Felix Klein, Ernst Wilhelm Klinkerfues, Gustav Körte, Paul de Lagarde, Max von Laue, Walther Nernst, Herman Nohl, Hermann Oncken, Max Planck, Friedrich Julius Rosenbach, Max Runge, Wolfgang Sartorius von Waltershausen, Karl Schwarzschild, Carl Ludwig Siegel, Gustav Tammann, Heinrich Tammann, Otto Wallach, Wilhelm Eduard Weber, Adolf Windaus, Friedrich Wöhler, Konrat Ziegler, Richard Zsigmondy sowie Siegfried Breuer, Georg Friedrich Calsow, Hermann Föge, Fritz-Hubert Gräser, Heinz Hilpert, Friedrich Hoßbach, Bruno Karl August Jung, Walther Krause, Walter Meyerhoff, Hannah Vogt
 Albani-Friedhof – Ruhestätte vieler Professoren des 19. Jahrhunderts, wie Johann Friedrich Blumenbach, Carl Friedrich Gauß, Johann Friedrich Gmelin, Johann Friedrich Herbart, Rudolf Hermann Lotze
 Bartholomäusfriedhof – Gottfried August Bürger, Alfred Clebsch, Adolf Ellissen, Heinrich Ewald, Christian Gottlob Heyne, Peter Gustav Lejeune Dirichlet und seine Frau Rebecca Mendelssohn Bartholdy, Abraham Gotthelf Kästner, Georg Christoph Lichtenberg
 Hameln
 Garnisonfriedhof Hameln – Karl Christoph von Linsing, Georg August von Wangenheim
 Groß Hehlen
 Friedhof – Horst Niemack
 Großburgwedel
 kirchlicher Friedhof – Otto Wöhler
 Hannover
 Alter Jüdischer Friedhof an der Oberstraße – ältester erhaltener jüdischer Friedhof Norddeutschlands. Ein hoher, steiler, baumbewachsener, von einer hohen Mauer umgebener Grabhügel mit fast 700 erhaltenen Grabsteinen. Bedeutendes Kulturdenkmal. Hier ruhen Elieser, genannt Leffmann Behrens.
 Gartenfriedhof – Georg Friedrich Grotefend, Johann Heinrich Ramberg, Charlotte Kestner (Bekannt unter Charlotte Buff), Caroline Herschel.
 Jüdischer Friedhof An der Strangriede – 1864 erste Bestattungen, 1924 geschlossen, nahezu 3500 Gräber. Edwin Oppler, Joseph Berliner, Jacob Berliner.
 Neustädter Friedhof – Eine alte Begräbnisstätte von 1646 mit Gräbern prominenter Bürger der Stadt. Hier ruhen Heinrich Marschner, Johann Georg Zimmermann.
 St. Nikolai-Friedhof – Schon im 13. Jahrhundert außerhalb der Stadtmauern angelegt. Hier ruhen Jeremias Sutel und Ludwig Christoph Heinrich Hölty.
 Stadtfriedhof Engesohde – Hier ruhen bedeutende Personen Hannovers. Ernst von Bandel, Friedrich-Wilhelm Bock, Walter Bruch, Karl August Devrient, Joseph Gauß, Yvonne Georgi, Adolf Grimme, Conrad Wilhelm Hase, Rudolf Hillebrecht, Werner Holtfort, Karl Jatho, Friedrich Kaulbach, Otto von Knobelsdorff, Georg Ludwig Friedrich Laves, Leopold von Ledebur (General), Carl Peters, Kurt Schwitters, Waldemar Wappenhans
 Stadtteilfriedhof Nackenberg – Rudolf Meister
 Stadtfriedhof Ricklingen – Fritz Ahrberg, Otto Armknecht, Wilhelm Bluhm, Wilhelm Hahn junior, Wilhelm Heese, Georg Herting, August Holweg, Heinrich Kreipe, Franz Nause, Kurt Schumacher, Kurt Willkomm
 Stadtfriedhof Seelhorst – Helmuth von Grolman, Kurt-Jürgen von Lützow (eingeebnet)
 Stadtfriedhof Stöcken, großer Stadtfriedhof von 1891. Peter Bamm, Alexander Dorner, Klaus Kammer, Hinrich Wilhelm Kopf, Robert Leinert, August Madsack, Liselotte Malkowsky, Heinrich Meister, Gerd von Rundstedt, Julius Trip, Richard Wachsmuth und die Grabstätte für die Opfer von Fritz Haarmann.
 Heiligenfelde (Syke) – Rudi Carrell
 Herzberg am Harz
 Dorffriedhof – Fritz Becker (General)
 Himmelreich (Neustadt am Rübenberge) – Robert Enke
 Friedhof Hollenstedt – Max Schmeling, Anny Ondra
 Holzminden
 Stadtfriedhof – Nikolaus von Falkenhorst
 Jever
 Anton Friedrich Remmers
 Katlenburg-Lindau
 Katlenburger Friedhof – Georg Greve-Lindau
 Langeoog – Lale Andersen
 Lüneburg
 Zentralfriedhof – Erhard Milch, Kurt von Tippelskirch
 Nartum – Walter Kempowski
 Neuenhäusen
 Neuenhäuser Friedhof – Siegfried Westphal
 Northeim
 Alter Stadtfriedhof – Johann Achterkirchen, Jacques de Chapeaurouge
 Neuer Stadtfriedhof – Georg Diederichs
 Oelber am weißen Wege – Gottfried von Cramm
 Oldenburg
 Gertrudenfriedhof – Horst Janssen, Julius Mosen
 Osnabrück
 Hasefriedhof – Jenny von Voigts, Anna Siemsen, Friedrich Vordemberge-Gildewart
 Johannisfriedhof – Gustav Tweer, Franz Hecker, Mathias Wieman
 St. Marien – Justus Möser
 Salzgitter
 Dorffriedhof Hohenrode – Walther von Brauchitsch
 Schladen bei Goslar – Hubert von Meyerinck
 Seesen bei Goslar, Stadtteil Mechtshausen – Wilhelm Busch
 Stade
 Alter Garnisonfriedhof – Helmut Lent
 Verden (Aller)
 Domfriedhof – Adolf Heincke
 Westerstede
 Baptistischer Friedhof Felde – Frerich Bohlken.

Nordrhein-Westfalen 
 Aachen
 Ostfriedhof (Aachen) – Gerd Heusch
 Attendorn
 Friedhof Attendorn – Grabstätte von Karl Georg Saebisch
 Bad Honnef
 Waldfriedhof Rhöndorf – Konrad Adenauer, Lauritz Lauritzen, Peter Scholl-Latour
 Bad Salzuflen
 Obernbergfriedhof – Nikolaus Dürkopp
 Ehrengrab auf Dauer für Walter Baade, Astronom und Astrophysiker
 Bergisch Gladbach
 Gärten der Bestattung – Fritz Roth
 Bielefeld
 Sennefriedhof, drittgrößter Friedhof der Bundesrepublik, 1910–1912 als Waldfriedhof angelegt – Ulrich Wildgruber und Carl Severing
 Johannisfriedhof, 1874 als Parkfriedhof angelegt – Alfred Bozi und Ulrich Wessel; teilweise prunkvolle Grabmäler, wie Georg Ernst Hinzpeter (1827–1907), Erzieher des späteren Kaisers Wilhelm II., sowie die Familiengräber Oetker und Bertelsmann
 Bonn
 Alter Friedhof – Friedrich Wilhelm August Argelander, Ernst Moritz Arndt, Norbert Blüm, Sulpiz und Melchior Boisserée, Hermann Brassert, Dietrich Brandis, Christian Karl Josias von Bunsen, Wilhelm Busch – Chirurg, Clemens-August von Droste zu Hülshoff und seine Frau Pauline, Maria Magdalena Keverich – Mutter Ludwig van Beethovens und dessen Lehrer Franz Anton Ries, Barthold Georg Niebuhr, Johann Jacob Nöggerath, Julius Plücker, Franz Heinrich von Rigal, Hugo Ruehle, Mildred Scheel, Charlotte Luise Antoinette von Schiller – Ehefrau Friedrich Schillers – und ihr Sohn Ernst von Schiller, August Wilhelm Schlegel, Clara und Robert Schumann, Luise Adelaide Lavinia Schopenhauer – Schwester Arthur Schopenhauers, Karl Joseph Simrock, Mathilde Wesendonck – deutsche Schriftstellerin, die alt-katholischen Bischöfe Joseph Hubert Reinkens, Theodor Weber und Josef Brinkhues sowie die Theologen Franz Peter Knoodt und Johann Baptist Baltzer
 Alter evangelischer Friedhof Holzlar – Abraham Bleibtreu, Leopold Bleibtreu
 Burgfriedhof in Bad Godesberg – Ännchen Schumacher, Paul Kemp, Reinhold Fellenberg, die Politiker Herbert Wehner, Erich Mende und Siegfried Zoglmann, der Journalist Ernst-Dieter Lueg und der Maler Paul Magar
 Friedhof Friesdorf – zwei Ehrengräber: Joseph Roth und Franz Linz
 Friedhof Mehlem – André Osterritter
 Nordfriedhof – Mathias Frickel, Johannes Klais, Hans Klais, Robert Schumann, Clara Schumann
 Poppelsdorfer Friedhof – Ruhestätten zahlreicher Wissenschaftler und Künstler, Friedrich August Kekulé von Stradonitz und Wolfgang Paul, Felix Hausdorff, Annemarie Schimmel, Albert Küppers, Jakobus Linden, Lothar von Trotha, Rudolf Lipschitz
 Südfriedhof – Auf Grund der Nähe zum ehemaligen Regierungsviertel wurden hier zahlreiche Politiker bestattet. Erich Ollenhauer, Annemarie Renger, Heinrich Krone, Alfred Nau und Willi Eichler. Sowie Unternehmer wie Hans Riegel, Viktor Verpoorten sowie der Bonner Ehrenbürger und Museumsgründer Alexander Koenig
 Zentralfriedhof – Rainer Barzel, Heiko Fenn, Werner Flume, Robert von Förster, Hans Globke, Hans von der Groeben, Bruno Huguenin, Günther Kandler, Ludwig Kattenstroth, Alexander Knur, Gustav Korkhaus, Georg Baron Manteuffel-Szoege, Hans-Werner Mehlen, Otto Model, Werner Panitzki, Karl Russell, Paul Samel, Walter Schmidt-Rimpler, Hans-Georg von Seidel, Erich Strätling, Hans-Jürgen Stumpff, Paul Wurster, Herbert Zachert, Willy Zinkahn
 Jüdischer Friedhof Schwarzrheindorf – Rachel Zuntz
 Bornheim
 Friedhof Merten – Heinrich Böll
 Gürzenich (Düren)
 Friedhof Gürzenich – Carl Georg Schillings, Rudolf Schock
 Detmold
 Friedhof am Weinberg – Christian Dietrich Grabbe
 Dortmund
 Ostenfriedhof – Henriette Davidis, Ludwig Holle, August Klönne
 Hauptfriedhof
 Düsseldorf
 Gerresheimer Waldfriedhof – Theodor Andresen, Heinz von Cleve, Anton Fahne, Aloys Odenthal
 Nordfriedhof – Oswald Achenbach, Arno Breker, Norbert Burgmüller, Louise Dumont-Lindemann und Gustav Lindemann, Friedrich Karl Henkel, Hans-Jürgen Nierentz, Rosemarie Nitribitt, Karl-Heinz Stroux, Clara Viebig und Oberbürgermeister Joachim Erwin. Auf dem jüdischen Teil liegen Rose Ausländer und Paul Spiegel begraben.
 Friedhof Heerdt – Kay Lorentz und Lore Lorentz
 Golzheimer Friedhof – Denkmalgeschützter ehemaliger Friedhof. – Johann Friedrich Benzenberg, Friedrich August Burgmüller, Carl Leberecht Immermann, Friedrich Wilhelm von Schadow
 Südfriedhof – der Politiker Karl Arnold, Georg Glock und Josef Gockeln, Paul Henckels. Aufgrund der historischen Gesamtanlage denkmalgeschützt.
 Ehemalige Hofkirche St. Andreas – Mausoleum, Grablege von Mitgliedern des wittelsbacher Hauses Pfalz-Neuburg
 Stiftskirche St. Lambertus – Grablege von Mitgliedern des märkischen Hauses Jülich-Kleve-Berg sowie Reliquienschrein mit angeblichen Überresten des Hl. Apollinaris von Ravenna
 St. Suitbertus – Suitbertusschrein mit Gebeinen des Hl. Suitbert
 Friedhof Delstern – Jürgen von Manger
 Duisburg
 Neuer Friedhof – Wilhelm Lehmbruck
 Salvatorkirche (Duisburg), in der Kirche befindet sich die Grabanlage des berühmten Kartographen Gerhard Mercator
 Waldfriedhof – Dettmar Cramer
 Erftstadt
 Friedhof Lechenich – Hennes Weisweiler
 Essen
 Abteikirche am ehemaligen Kloster Werden – in der Krypta die Gebeine des Hl. Liudger
 Essener Münster, in der Ostkrypta das Grabmal des Hl. Altfrid, Gründer von Essen, in der Westkrypta Franz Kardinal Hengsbach
 Friedhof Bredeney – Krupp (Industriellen-Familie), Waldthausen (Industriellen-Familie), Gustav Knepper, Theodor Albrecht (ALDI-Nord), Berthold Beitz
 Margaretenfriedhof im Stadtteil Essen-Holsterhausen – Helmut Rahn
 Parkfriedhof Essen – Gustav Heinemann (Alt-Bundespräsident)
 Ostfriedhof Essen – Diether Krebs, Mary Wigman, Gottschalk Diedrich Baedeker, Diether Posser, Erich Zweigert, Friedrich Grillo, Otto Budde, Ewald Hilger
 Südwestfriedhof – Georg Metzendorf, Franz Dinnendahl, Karl Bierwirth, Karl Jansen, Karl Obermeyer, Wilhelm Pawlik, Ernst Bessel, Josef Beckmann, Otto Hue, Wilhelm Holle, Wilhelm Nieswandt, Heinz Renner, Wilhelm Girardet
 Friedhof Everswinkel – Elisabeth Grümmer
 Gelsenkirchen
 Baptistischer Friedhof Gelsenkirchen – August Broda (Baptistenpastor und Gemeindegründer im nördlichen Ruhrgebiet)
 Ostfriedhof Gelsenkirchen – Reinhard Libuda
 Friedhof Rosenhügel – Ernst Kuzorra, Fritz Szepan
 Propsteikirche St. Augustinus – Urne des Märtyrers Heinrich König
 Gütersloh
 Alter Stadtfriedhof – Carl Bertelsmann
 Neuer Stadtfriedhof – Reinhard Mohn
 Katholischer Friedhof – Carl Miele
 Hamm
 Ostenfriedhof in Hamm (1. Juli 1800 eröffnet) Gemeinschaftsfriedhof der lutherischen, reformierten, katholischen und jüdischen Glaubensgemeinschaften der Stadt Hamm – Paul Ludwig Adalbert Falk
 Kirchhof St. Pankratius in Hamm-Mark (seit etwa 1000 n. Chr.) – General Karl Friedrich von Wolffersdorff
 Schloss und Klosterkirche St. Agnes – Gerhard Graf von der Mark zu Hamm
 Herford
 Friedhof Hermannstraße – Hermann Höpker-Aschoff, erster Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Friederike Nadig, eine der Mütter des Grundgesetzes
 Erika-Friedhof – Bischof Hermann Kunst, General Hans Windeck
 Herzfeld (Lippetal) – Gebeine der heiligen Ida von Herzfeld in der Krypta der St. Ida-Kirche
 Köln
 Jüdischer Friedhof Bocklemünd – Josef Schleifstein, kommunistischer Politiker
 Köln-Junkersdorf – Sänger Willy Schneider
 Melaten-Friedhof –  Wolfgang Anheisser, Dirk Bach, Fritz Bachschmidt, Wilhelm Backhaus, Peter Berglar, Willy Birgel, Heiko R. Blum, René Deltgen, Familie Farina, Johann Maria Carl Farina, Peter Joseph Früh, Johannes Theodor Baargeld, Josef Haubrich,  Willi Herren, Iwan David Herstatt, Ferdinand Hiller, Billy Jenkins, Gerhard Jussenhoven, Irmgard Keun, István Kertész, Heinz Günther Konsalik, Carl Leibl, Max Martersteig, Wilhelm Marx, Lucy Millowitsch, Peter Wilhelm Millowitsch, Willy Millowitsch, Ernst Wilhelm Nay, Willi Ostermann, Nicolaus Otto, Gunther Philipp, Sigmar Polke, Anton Räderscheidt, Johann Heinrich Richartz, Jupp Schlösser, Hans Schmitt-Rost, Else Schmitz-Gohr, Jupp Schmitz, Elsa Scholten, Toni Steingass, Rolf Stommelen, Gisela Uhlen, Oswald Mathias Ungers, Ferdinand Franz Wallraf, Guido Westerwelle, Hans-Jürgen Wischnewski
 Nordfriedhof – Frank Barufski, Robert Gerling, Trude Herr
 Südfriedhof – Karl Berbuer, Werner Koj, Franz Kremer, Jean Löring, Peter Müller, Hans Schäfer, Max Scheler
 Köln-Weiden – Kurt Edelhagen
 Dom zu Köln – Rainald von Dassel
 Kranenburg – im Familiengrab auf dem Ortsfriedhof ruht Hans van der Grinten, Gestaltung des Grabmals durch Joseph Beuys
 Krefeld
 Hauptfriedhof-Neuer Teil – Bodo H. Hauser
 Langenfeld – Ruth Cohn
 Leverkusen
 Friedhof am Scherfenbrand – Franz Doelle
 Friedhof Manfort – Kurt Arentz
 Moers
 Hauptfriedhof Hülsdonk – Hanns Dieter Hüsch
 Mülheim an der Ruhr
 Alter Friedhof (Altstadtfriedhof) – Ruhestätten von Hugo Stinnes und Joseph Thyssen
 Münster
 St.-Paulus-Dom – Clemens August Graf von Galen (Ludgerus-Kapelle)
 Zentralfriedhof 1887 angelegt. – Maurice Banach, Reichskanzler Heinrich Brüning, Bundesfamilienminister Franz-Josef Würmeling, der Dressurreiter Reiner Klimke, der ehemalige Vizekanzler Jürgen W. Möllemann, die selige Schwester Maria Euthymia sowie zahlreicher Professoren der Universität Münster.
 Waldfriedhof Lauheide, eröffnet 1942 – Nobelpreisträger Gerhard Domagk
 Mettingen
 Alter Friedhof – Familie Brenninkmeijer, Edmund Löns, Josef Wiese
 Nieheim
 Nieheimer Friedhof – Friedrich Wilhelm Weber
 Odenthal
 Altenberger Dom – Grablege der Grafen und Herzöge von Berg und der Herzöge von Jülich-Berg
 Paderborn
 Ostfriedhof Paderborn – Luise Hensel
 Recke-Steinbeck
 Steinbecker Friedhof – August Konermann
 Recklinghausen
 Zentralfriedhof – Andrea Jürgens
 Rheinberg – Familie Underberg
 Schloß Neuhaus
 Waldfriedhof – Grabstätte von Heinz Nixdorf
 Sundern
 Ortsteil Enkhausen, Dorffriedhof – Familiengrab Heinrich Lübke
 Werl
 Parkfriedhof – Hedwig Dransfeld, Kaspar Schwarze, genannt Betkaspar.
 Witten
 Evangelischer Friedhof Bommern – Karl-Wilhelm Welwei
 Wuppertal
 Freikirchlicher Friedhof Wuppertal – Hermann Heinrich Grafe
 Xanten
 St. Viktor – Grabstätte von Heinz Bello und anderen Opfern des Nationalsozialismus in der Krypta

Rheinland-Pfalz 
 Braubach
 Martinsfriedhof – Heinrich Schlusnus
 Frücht
 Familiengruft der Reichsfreiherren vom und zum Stein
 Dierdorf
 Mausoleum des Fürstenhauses zu Wied-Runkel
 Kaiserslautern
 Waldfriedhof – Lutz Eigendorf
 Hauptfriedhof – Fritz Walter, Stefanie Tücking
 Koblenz
 Hauptfriedhof – Landschaftspark, ab 1820 angelegt; Ruhestätte des Dichters Max von Schenkendorf, des Verlegers und Autors von Reiseführern Karl Baedeker, des preußischen Generals August Karl von Goeben, des Flugzeug-Konstrukteurs Carl Clemens Bücker und des ersten frei gewählten Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz Peter Altmeier.
 Basilika St. Kastor – Im Chor Grabmäler der Trierer Erzbischöfe Kuno von Falkenstein (1362–1388) und Werner von Königstein (1388–1418)
 Lahnstein
 Hauptfriedhof – Rudi Geil
 Mainz
 Mainzer Dom – Umfangreiche Sammlung von Grabmälern der Mainzer Erzbischöfe und Domherrn ab dem 13. Jahrhundert
 Judensand – Judenfriedhof, belegt ab dem 11. Jahrhundert mit dem ältesten datierbaren Grabstein Europas (1049).
 Hauptfriedhof – Ehren- und Kriegsgräberanlagen, so zum Beispiel der Deutsche Ehrenhof. Grabstätten von Jeanbon St. André, Mathias Metternich, Peter Cornelius, Eduard David, Paul Haenlein, Adam Henkell, Christian Adalbert Kupferberg, Ludwig Lindenschmit der Ältere, Friedrich Schütz, Fritz Straßmann
 Maria Laach.
 Abteikirche – Grabmal des Abtes Gilbert von 1152 und des Stifters Pfalzgraf Heinrich II. von 1256
 Neuwied
 Friedhof Elisabethstraße/ Bogenstraße – Alfred Winkler
 Friedhof Heddesdorf – Friedrich Wilhelm Raiffeisen
 Rengsdorf
 Evangelischer Friedhof – Richard Winkler
 Speyer
 Dom – Krypta mit Grabstätten von acht deutschen Kaisern und Königen, Konrad II., Heinrich III., Heinrich IV., Heinrich V.
 Domherrenfriedhof – Helmut Kohl
 Trier
 Jüdischer Friedhof an der Weidegasse mit den Gräbern der Vorfahren von Karl Marx
 Trierer Dom – Grablegen, zum Teil Grabaltäre, der Trierer Erzbischöfe und Bischöfe
 Weibern (Eifel) – Hans Karl Burgeff
 Weißenthurm
 Monument General Hoche frühklassizistisches Denkmal mit Gruft. In parkähnlicher Grünanlage gelegen
 Worms
 Heiliger Sand, ältester jüdischer Friedhof Europas

Saarland 
 Saarbrücken
 Friedhof St Johann – Willi Graf
 Friedhof St. Arnual – Paul Schneider

Sachsen 
 Bad Muskau
 Alter Friedhof an der Jakobskirche – Machbuba, Leopold Schefer
 Bautzen
 Nikolaifriedhof – Jan Bulank, Michał Hórnik, Filip Rězak, Georg Wuschanski
 Protschenberg – Jan Cyž, Jan Arnošt Smoler
 Taucherfriedhof – Arnošt Muka
 Bischofswerda
 Alter Friedhof – Carl Lohse
 Crostwitz
 Kirchhof – Jurij Brězan
 Dresden
 Alter Jüdischer Friedhof – ältester jüdischer Friedhof Sachsens
 Alter Katholischer Friedhof – Gerhard von Kügelgen, Carl Maria von Weber, Johann Georg Prinz von Sachsen, Balthasar Permoser, Friedrich von Schlegel, Bartolomeo Bosco
 Alter Annenfriedhof – Julius Schnorr von Carolsfeld, Minna Planer, Johann Karl Ulrich Bähr
 Neuer Annenfriedhof – Friedrich Siemens, Paul Büttner, Hermann Reichelt
 Alter Friedhof Klotzsche – Karl Gjellerup, Karl Schmidt-Hellerau
 Eliasfriedhof – Johann Gottlieb Naumann, Wilhelm Gotthelf Lohrmann, Johann Christian Klengel
 Heidefriedhof – O. F. Weidling, Max Seydewitz, Otto Buchwitz, Hans und Lea Grundig, Rudolf Bergander
 Innerer Neustädter Friedhof – Johann Gottfried Knöffler, Gustav Nieritz, Elisa von der Recke, Christoph August Tiedge, Christiane Karoline Schlegel
 Johannisfriedhof – Richard Baldauf, Cornelia Gurlitt, Rudolf Schilling, August Toepler, Eva von der Osten
 Loschwitzer Friedhof, Künstlerfriedhof – Walter Arnold, Friedrich Press, Hermann Glöckner
 Neuer Katholischer Friedhof – Adrian Ludwig Richter, Nikolaus Graf von Seebach
 Nordfriedhof – Adolph von Carlowitz, Friedrich Olbricht, Hans Oster
 St.-Pauli-Friedhof – Alfred von Fabrice, Franz Ludwig Gehe, Gerhart Potthoff, Guido Hammer, Bernhard Oskar von Funcke
 Trinitatisfriedhof – Ernst Rietschel, Caspar David Friedrich, Carl Gustav Carus, Wilhelmine Schröder-Devrient, Therese Malten, Otto Ludwig
 Urnenhain Tolkewitz – Heinrich Barkhausen, Max Immelmann, Erich Ponto
 Waldfriedhof Weißer Hirsch – Manfred von Ardenne, Antonia Dietrich, Heinrich Lahmann
 Eilenburg
 Nikolaikirche – Martin Rinckart
 Stadtfriedhof – Adolf Berendes, Anton Bernhardi, Louis Holzweissig, Bruno Matthaei, Emil Schrecker
 Freiberg
 Begräbniskapelle der Albertinischen Wettiner im Freiberger Dom
 Grüner Friedhof am Freiberger Dom – Abraham Gottlob Werner
 Kreuzgang des Freiberger Doms – Friedrich Wilhelm von Oppel
 Donatsfriedhof
 Herders Ruhe – Sigismund August Wolfgang von Herder
 Großbothen
 Wilhelm-Ostwald-Park – Wilhelm Ostwald
 Herrnhut
 Herrnhuter Gottesacker – Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf
 Leipzig
 Alter Johannisfriedhof – ältester Friedhof der Stadt Leipzig
 Neuer Johannisfriedhof – zweitältester Friedhof der Stadt Leipzig, 1975 säkularisiert, umgestaltet als Grünanlage „Friedenspark“
 Nordfriedhof
 Südfriedhof – Sigfrid Karg-Elert, Franz Konwitschny, Kurt Masur, Wolfgang Mattheuer, Erhard Mauersberger,  Georg Mayer, Arthur Nikisch, Günther Ramin, Karl Straube, Werner Tübke, Dieter Bellmann
 Alter Israelitischer Friedhof, steht komplett unter Denkmalschutz
 Neuer Israelitischer Friedhof
 Thomaskirche – Johann Sebastian Bach
 Plauen
 Hauptfriedhof – Erich Ohser (e.o. plauen)
 Radeberg
 Alter Kirchhof – August Friedrich Langbein, Christoph Seydel
 Friedhof Radeberg – Peter Adler, Theodor Arldt, Erich Bär, Ernst Braune, Gertrud Busch, Albert Dietze, Wolfgang Gotte, Rudolf Limpach, Werner Mansfeld, Werner Heinz Muche, Karl Hubert Stanka
 Radebeul
 Kirchhof (Kötzschenbroda) – Augustin Prescher, Franz Richard Steche
 Alter Friedhof (Kötzschenbroda) – August Josef Ludwig von Wackerbarth
 Friedhof Radebeul-West – Ernst von Schuch, Clementine von Schuch-Proska, Liesel Schuch-Ganzel, Eugen Hermann von Dedenroth, Wilhelm Heine, Herbert König, Walter König, Ruth Meier, Oscar Pletsch, Karl Sinkwitz
 Friedhof Radebeul-Ost – Klara May, Karl May, Friedrich Eduard Bilz, Euchar Albrecht Schmid, Emil Högg, Dieter Kober
 Friedhof Naundorf-Zitzschewig – Paul Wilhelm
 Torgau
 Marienkirche – Katharina von Bora

Sachsen-Anhalt 
 Dessau
 Neuer Begräbnisplatz, 1787–1789 von Friedrich Wilhelm von Erdmannsdorff geschaffen, einer der ersten kommunalen Friedhöfe – Friedrich Wilhelm von Erdmannsdorff, Wilhelm Müller und Fürst Nikolai Putjatin.
 Halberstadt
 Hauptfriedhof, Minna Bollmann
 Halle
 Gertraudenfriedhof – Richard Horn, Wilhelm Jost, Christa Susanne Dorothea Kleinert, Reinhold Lohse, Walther Siegmund-Schultze, Willi Sitte, Hans Vaihinger, Krystyna Wituska
 Friedhof Kröllwitz – Georg Baesecke, Gertraud Degen, Albert Ebert, Otto Möhwald, Friedrich Schlette
 Stadtgottesacker – August Hermann Francke, Wilhelm Gesenius, Georg Händel (Vater), Friedrich Hoffmann, Johann Peter von Ludewig, Gottfried Olearius, Christian Thomasius
 Friedhof St. Laurentius
 Südfriedhof – Wilhelm Fries, Adolf Albrecht, Walter Dreizner, Konrad Onasch
 Lutherstadt Wittenberg
 Schlosskirche – Friedrich der Weise, Martin Luther, Philipp Melanchthon
 Magdeburg
 Dom St. Mauritius & St. Katharina
 Kloster Unser Lieben Frauen – Norbert von Xanten
 Kathedrale St. Sebastian
 Röcken
 Friedhof – Friedrich Nietzsche
 Weißenfels
 Friedhof – Friedrich Ladegast

Schleswig-Holstein 
 Ahrensburg
 Dorffriedhof – Ernst-August Roth
 Aumühle
 Waldfriedhof – Karl Dönitz
 Bad Bramstedt
 Stadtfriedhof – Willy Langkeit
 Bad Oldesloe
 Raimund Harmstorf
 Barsbüttel
 Stadtfriedhof – Theodor Wisch
 Barkelsby (bei Eckernförde)
 Mausoleum auf Gut Hemmelmark – Heinrich von Preußen
 Eutin
 Stadtfriedhof – Hermann Meyer-Rabingen
 Fahrdorf
 Ehrenfriedhof am Haddebyer Noor – Eberhard Kinzel
 Flensburg
 Friedhof Adelby – Rudolf Petersen sowie Hans-Georg von Friedeburg, Wolfgang Lüth
 Friedhof Friedenshügel – Franz Schlegelberger, Berta Katharina Lassen
 Friedrichsruh
 Bismarck-Mausoleum – Otto von Bismarck
 Glücksburg
 Stadtfriedhof – Theodor Burchardi
 Hartenholm
 Stadtfriedhof – Hermann Harm
 Holm – Arnim Dahl
 Husum
 Friedhof St. Jürgen Theodor Storm
 Kappeln

 Keitum (Sylt)
 Friedhof St. Severin – Rudolf Augstein, Uwe Dallmeier, Gerhard Schröder (CDU-Bundesminister), Peter Suhrkamp
 Kiel
 Nordfriedhof – Volkmar von Arnim, Adalbert von Blanc, Erich Förste, Wilhelm Marschall, Erich Raeder, Walter Warzecha
 Südfriedhof – Bruno Diekmann, Klaus Groth, Stephan Heinzel
 Parkfriedhof Eichhof – Carl Loewe, Hermann Lüdemann (Alter Urnenfriedhof), Wilhelm Spiegel (Alter Urnenfriedhof), Gerhard Stoltenberg, Friedrich von Esmarch
 Friedhof Holtenau – Jochen Steffen
 Lübeck
 Burgtorfriedhof – Marianne Bachmeier, Emanuel Geibel, Günther Lüders, Vorfahren von Thomas Mann, Emil Possehl, Karl von Großheim, Friedrich Krüger, Karl Peter Klügmann
 Ehrenfriedhof – Curt von Morgen, Willy Rohr
 St. Lorenz Friedhof – Karl Mauss, Johann Georg Niederegger
 Marienkirche (Lübeck) – Dietrich Buxtehude
 Mölln
 Uwe Barschel
 Karl Gatermann d. Ä.
 Neumünster
 Nordfriedhof – Ernst Biberstein
 Ratzeburg
 Vorstadtfriedhof – Ernst Barlach
 Reinbek
 Stadtfriedhof – Bernhard Rogge, Gerd Bucerius
 Schleswig
 Domfriedhof – Hermann-Bernhard Ramcke
 Sieseby
 Jurek Becker
 Uetersen
 Cäcilie-Bleeker-Park – Cäcilie Bleeker, Ludwig Meyn, Margarete Pix
 Jungfernfriedhof – Metta von Oberg
 Neuer Friedhof – Erich Rafael, Mathias Tantau, Mathias Tantau jun., Hermann Stehr und Heinrich Wilkens
 Ulsnis
 Otto Diels
 Wedel
 Peter Frankenfeld und Lonny Kellner
 Wenningstedt (Sylt)
 Friedhof der Friesenkapelle – Heinz Schubert

Thüringen 
 Bad Köstritz
 Kirchhof St. Leonhard (Bad Köstritz) – Georg Anton Benda
 Eisenach
 Alter Friedhof (seit 1599) – Johann Ambrosius Bach und seine Frau Elisabeth (Eltern von Johann Sebastian Bach)
 Neuer Friedhof – Fritz Reuter, Arthur Bock
 Ilmenau
 Jena
 Johannisfriedhof – Carl Zeiß, Johann Wolfgang Döbereiner
 Nordfriedhof – Ernst Abbe, Otto Schott und viele Wissenschaftler
 Meiningen
 Parkfriedhof Meiningen (eingeweiht 1841) – Ellen Franz, Herzog Georg II. und weitere Mitglieder des Herzoghauses Sachsen-Meiningen, weiterhin Richard Mühlfeld, Max Grube, Günter Raphael, Ludwig Bechstein, Rudolf Baumbach, Karl Behlert
 Jüdischer Friedhof (eingeweiht 1870) – Gustav Strupp, Ludwig Chronegk
 Alter Friedhof mit Herzoglicher Gruftkapelle
 Oberweid
 Waldo Dörsch
 Rudolstadt
 Stadtkirche St. Andreas – einige Mitglieder der Fürstenfamilie von Schwarzburg-Rudolstadt
 Schloss Heidecksburg – aus der Schloßkirche in Schwarzburg zur NS-Zeit überführte Särge der Fürstenfamilie von Schwarzburg-Rudolstadt
 Schweina (Wartburgkreis)
 Gemeindefriedhof – Friedrich Wilhelm August Fröbel
 Suhl
 Hauptfriedhof – Herbert Roth, Hugo Schmeisser, Paul Greifzu
 Wahlhausen Friedhof – Fritz Huschke von Hanstein
 Weimar
 Historischer Friedhof Weimar – In der Weimarer Fürstengruft ruhen die „Dichterfürsten“ Johann Wolfgang von Goethe und Friedrich Schiller, sowie der Großherzog Karl August. In der Russisch-Orthodoxen Grabkapelle neben der Fürstengruft ist die Großherzogin Maria Pawlowna begraben. Auf dem Friedhofsareal selbst sind Johann Heinrich Meyer, Johann Nepomuk Hummel, Clemens Wenzeslaus Coudray, Johann Friedrich Röhr, Johann Peter Eckermann, Hermann Abendroth, Louis Fürnberg und viele weitere bekannte Persönlichkeiten begraben.
 Jacobsfriedhof Weimar – ältester noch existierender Friedhof Weimars mit den Gräbern von Lucas Cranach dem Älteren, Christiane von Goethe, Johann Karl August Musäus, Georg Neumark, Johann Joachim Christoph Bode, Martin Gottlieb Klauer, Georg Melchior Kraus, Friedrich Wilhelm Carl von Schmettau, Charles Gore
 Stadtkirche St. Peter und Paul (Herderkirche) – Johann Gottfried Herder
 Wielandgut Oßmannstedt – Christoph Martin Wieland

Finnland 
 Helsinki
 Hietaniemi – Hier ruhen Carl Gustaf Emil Mannerheim, Alvar Aalto, Akseli Gallen-Kallela, Väinö Leskinen und Carl Ludvig Engel

Frankreich

Paris 
 Père Lachaise – letzte Ruhestätte von bekannten Persönlichkeiten wie Colette, Baron Georges Haussmann, Eugène Delacroix, Oscar Wilde, Jim Morrison, Molière, Guillaume Apollinaire, Jacques-Louis David, Jean Auguste Dominique Ingres, Gustave Doré, Honoré de Balzac, Georges Seurat, Gertrude Stein, Jean Guillou, René Lalique, Max Ernst, Georges Bizet, Édith Piaf, Henri Salvador, Bashung, Marcel Proust, Yves Montand, Gioacchino Rossini, Amedeo Modigliani, Frédéric Chopin, Ahmet Kaya, Yilmaz Güney, Annie Girardot. Einer der meistbesuchten Friedhöfe Frankreichs. Durch viele Monumente wird hier auch an die französischen Opfer des Holocaust erinnert.
 Cimetière de Montmartre – hier ruhen Émile Zola, Edgar Degas, Heinrich Heine, Léon Boëllmann, Eugène Gigout, François Truffaut, Dalida, Georges Feydeau und die Cancan-Tänzerin Louise Weber (La Goulue).
 Cimetière du Montparnasse – Friedhof des Stadtteils Montparnasse, dort sind die Gräber von Charles Baudelaire, Aristide Cavaillé-Coll, Ruth Fischer, César Franck, Alexandre Guilmant, Eugène Ionesco, Samuel Beckett, Guy de Maupassant, Jean Seberg, Serge Gainsbourg, Man Ray, Bruno Cremer, Camille Saint-Saëns, Pierre Laval, Porfirio Diaz, Raymond Aron, Jean-Paul Sartre, Louis Vierne,  Simone de Beauvoir und Manès Sperber.
 Cimetière de Passy – Annabella, Jean-Louis Barrault, Julia Bartet, Claude Debussy, Gabriel Fauré, Fernandel, Jacques Ibert, Édouard Manet, Gabrielle Charlotte Reju dit Rejane, Madeleine Renaud, Marie Ventura, Pearl White.
 Cimetière Saint-Vincent Auf diesem kleinen Friedhof am Montmartre in Paris sind so bekannte Persönlichkeiten wie Arthur Honegger, Marcel Carné, Maurice Utrillo beerdigt.
 Cimetière de Belleville – Pierre Cochereau
 Katakomben von Paris – Hier befinden sich Millionen Gebeine in den Galerien ehemaliger Steinbrüche unter Paris
 Les Invalides – Grabmal Napoleons und weiterer Militärpersonen
 Panthéon – Hier befinden sich die Ehrengräber von Voltaire, Marie Curie, Jean-Jacques Rousseau.
 Krypta von Saint-Sulpice – Charles Marie Widor

Umgebung von Paris 
 Auvers-sur-Oise, am nordwestlichen Stadtrand von Paris – Vincent van Gogh (auf dem städtischen Friedhof)
 Cimetière parisien de Bagneux, in Bagneux bei Paris – hier ruhen Jean Vigo, Alfred Jarry, die Schweizer Malerin Martha Stettler und die Sängerin Gribouille.
 Basilika Saint-Denis in Saint-Denis bei Paris – Hier sind Angehörige der verschiedenen französischen Dynastien, darunter der Bourbonen, bestattet.
 Boissy-sans-Avoir – Ruhestätte von Romy Schneider und ihrem Sohn David Christopher.
 Cimetière des Longs-Réages in Meudon – Marcel Dupré
 Cimetière parisien de Pantin in Pantin bei Paris. Dort befinden sich die Gräber der Sängerin Damia und des Dramatikers Alfred Wolfenstein.
 Nouveau cimetière de Saint-Germain-en-Laye – Marie-Claire Alain
 Cimetière parisien de Saint-Ouen in Saint-Ouen bei Paris – Hier sind bestattet Suzanne Valadon, Jules Pascin und die Tennisspielerin Suzanne Lenglen.
 Cimetière parisien de Thiais – Joseph Roth, Paul Celan
 Cimetière des Gonards in Versailles hier ruhen Edith Wharton, Pierre Napoleon Bonaparte und Marc Allégret

Andere Orte in Frankreich 
 Aix-en-Provence
 Schloss Vauvenargues – Pablo Picasso, Grabstelle auf Privatanwesen nicht frei zugänglich
 Albi
 Cimitière des Planques – Léonce de Saint-Martin
 Amboise
 Hubertuskapelle Schloss Amboise – Leonardo da Vinci
 Arcachon
 Cimitière – Charles Tournemire
 Cannes
 Cimetière du Grand Jas – hier ruhen neben anderen Prominenten Lily Pons, Peter Carl Fabergé, Martine Carol, Klaus Mann
 Dole
 Cimitière du Nord – Michel Chapuis
 Giverny
 Friedhof an der Dorfkirche – Claude Monet
 Escalquens – Jean Langlais
 Cimitière
 Le Grau-du-Roi
 Cimitière – Jeanne Demessieux
 Nevers
 Espace Bernadette Soubirous (ehemals Kloster Saint Gildard) – unverwester Leichnam der Bernadette Soubirous in einem gläsernen Sarg
 Nizza
 Ortsteil Cimiez, Musée franciscain-Eglise et Monastère de Cimiez – Henri Matisse
 Saint-Paul-de-Vence
 Cimetière de Saint-Paul-de-Vence – Hier ruhen Marc Chagall, seine zweite Frau Walentina Chagall, geb. Brodsky, Aimé Maeght und Marguerite Maeght.
 Rouen
 Cimetière de Saint-Ouen – Hier schwor am 24. Mai 1430 Jeanne d’Arc vorübergehend ihrem Glauben ab, bevor sie am 30. Mai auf dem Alten Marktplatz von Rouen auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde.
 Lourmarin
 Cimetière de Lourmarin – Albert Camus, Henri Bosco
 Oradour-sur-Glane
 Cimetière d’Oradour-sur-Glane
 Perpignan
 Cimetière de Collioure – Antonio Machado
 Saint-Avold
 Cimetière militaire américain de Saint-Avold
 Saint-Théoffrey
 Cimitière – Olivier Messiaen
 Tréflez
 Nouveau Cimitière – Pierre Pincemaille

Gabun 
 Lambaréné
 Cimitière Schweitzer – Albert Schweitzer

Georgien 
 Tiflis
 Pantheon – 1907 angelegte offizielle Begräbnisstätte bekannter Dichter und Staatsmänner Georgiens am Berg Mtazminda. Grabmale des Nationaldichters Ilia Tschawtschawadse, des ersten Präsidenten Swiad Gamsachurdia, des russischen Dramatikers Alexander Gribojedow und des Partisanenführers Kakuza Tscholoqaschwili.

Griechenland 
 Athen
 Erster Athener Friedhof () – um 1837 angelegter erster Friedhof der neuen Hauptstadt Griechenlands. Mausoleum Heinrich Schliemanns, Georgios Averoff, Sotiria Bellou, Christodoulos I., Jules Dassin, Adolf Furtwängler, Humphrey Jennings, Konstantinos Kanaris, Theodoros Kolokotronis, Alexandros Koumoundouros, Melina Merkouri, Andreas Michalakopoulos, Alekos Panagoulis, Andreas Papandreou, Georgios Papandreou, Katina Paxinou, Giorgos Seferis, Andreas Syngros, Vassilis Tsitsanis, Aliki Vougiouklaki, Terence Hanbury White, Ernst Ziller
 Königlicher Friedhof von Tatoi

Indien 

 Hyderabad
 Christian Cemetery, Narayanguda, geteilt in katholischen und protestantischen Friedhof
 Mumbai
 Sewri Christian Cemetery

Irak 

 Nadschaf
 Wadi us-Salaam –  seit dem siebten Jahrhundert genutzter islamischer Friedhof der Schiiten

Irland 
 Dublin
 Glasnevin Cemetery – letzte Ruhestätte von Daniel O’Connell, Charles Stewart Parnell, Roger Casement, Michael Collins, Maud Gonne.
 Mount Jerome Cemetery, letzte Ruhestätte von William Rowan Hamilton, John Millington Synge, Jack Butler Yeats, Joseph Sheridan Le Fanu, George Russell, George Petrie.
 Killarney
 Killeaghy Cemetery – Rudolf Erich Raspe

Island 
 Reykjavík
 Hólavallagarður – Hannes Hafstein, Jóhannes Sveinsson Kjarval, Jón Sigurðsson, Sveinbjörn Sveinbjörnsson
 Fossvogskirkjugarður – Jón Leifs

Israel 
 Jerusalem
 Ölberg (Mount of Olives), ältester jüdischer Friedhof der Welt, seit biblischen Zeiten genutzt. Während der Diaspora-Zeit kamen Juden aus aller Welt nach Jerusalem, um dort zu sterben und auf diesem Friedhof begraben zu werden. – Menachem Begin, Else Lasker-Schüler (Dichterin),  Marcel Dadi (Gitarrist)
 Herzlberg, offizieller Ehrenfriedhof Israels mit vielen Premierministern und Präsidenten – Theodor Herzl, Zeev Jabotinsky, Golda Meir, Jitzchak Rabin
 Berg Zion – mehrere christliche Friedhöfe, auf dem katholischen Oskar Schindler
 Kibbuz Kvutzat Kinneret – die Poeten Rachel und Naomi Shemer

Italien 
 Bozen
 Friedhof Oberau – Silvius Magnago
 Florenz
 Basilica di San Lorenzo di Firenze – Donatello, viele Mitglieder der Familie der Medici
 Basilica di Santa Croce di Firenze – Galileo Galilei, Niccolò Machiavelli, Michelangelo, Gioachino Rossini, Guglielmo Marconi, Ugo Foscolo, Giovanni Gentile
 Cimitero degli Inglesi – Elizabeth Barrett Browning, Frances Trollope, Theodore Parker
 Porte Sante – Carlo Collodi
 Cimitero Evangelico agli Allori – Arnold Böcklin, Ludmilla Assing, Gisela von Arnim
 Genua, Monumentalfriedhof Staglieno – Giuseppe Mazzini, Fabrizio de André
 Glurns (Südtirol), Friedhof um die Kirche St. Pankratius (vor dem Tauferer Tor) – Paul Flora
 Meran
 Friedhof an der Maria-Trost-Kirche – Franz Tappeiner
 Maria-Trost-Kirche – Ferdinand Karl von Österreich (1868–1915)
 Städtischer Friedhof
 Mailand, Cimitero Monumentale, 1866 angelegt – im Famedio (Ehrentempel) Vladimir Horowitz, Alessandro Manzoni, Arturo Toscanini
 Neapel, Cimitero degli Inglesi (offiziell: Il Cimitero acattolico di Santa Maria delle Fede) – Mary Somerville, Elizabeth Craven.
 Rom
 Petersdom – Petrus, Grablege der meisten Päpste bis Johannes Paul II., Königin Christina (Schweden).
 Campo Santo Teutonico, Friedhof deutscher Pilger und Geistlicher am Rande der Vatikanstadt – Wilhelm Achtermann, Stefan Andres, Ludwig Curtius, Joseph Anton Koch, Johannes Urzidil, Anton de Waal
 Cimitero acattolico – Percy Bysshe Shelley, John Keats, Antonio Gramsci, August von Goethe, Gottfried Semper, Henriette Hertz, Richard Krautheimer.
 Cimitero Flaminio – Gino Cervi
 Kapuzinerfriedhof in der Unterkirche der „Immacolata Concezione“ – Matteo Orsini, Pietro Bargelini
 San Pietro in Vincoli (Rom) – Nicolaus Cusanus
 Venedig
 Isola di San Michele, Venedigs wichtigster Friedhof – Ezra Pound, Igor Stravinsky, Sergei Diaghilev
 Santa Maria Gloriosa dei Frari – Tizian, Claudio Monteverdi, das Herz von Antonio Canova
 Campione d’Italia, Urnenhain – Silvio Francesco
 Ravenna
 Dante Alighieri im Museo Dantesco
 Mausoleum des Ostgotenkönigs Theoderich
 Casarsa della Delizia – Pier Paolo Pasolini
 Schenna (Südtirol)
 Mausoleum beim Schloss Schenna – Erzherzog Johann

Kanada 
 Halifax
 Camp Hill Cemetery – Begräbnisstätte für Joseph Howe, Robert Stanfield, Abraham Gesner
 Saint John
 Fernhill Cemetery – Letzte Ruhestätte früher kanadischer Staatsmänner, Sir Samuel Leonard Tilley.
 Sainte-Foy
 Cimetière Notre-Dame-de-Belmont – Hier ruhen die Politiker Louis-Alexandre Taschereau und Jean Lesage.
 Montreal
 Friedhof Notre-Dame-des-Neiges – Hier ruhen Maurice Richard, George-Étienne Cartier, Doug Harvey, Pierre Laporte.
 Friedhof Mont-Royal – Letzte Ruhestätte von Sui Sin Far, Anna Leonowens, John Abbott, Mordecai Richler, Sir Arthur Currie
 Québec
 Mount Hermon Cemetery, (ehemals Sillery), Empress of Ireland Memorial. G.R. Renfrew, Henri-Gustave Joly de Lotbinière sind hier beigesetzt,
 Ottawa
 Friedhof Beechwood – hier sind Sir Robert Borden, Tommy Douglas, Gen. Andrew McNaughton beigesetzt.
 Notre Dame Cemetery – hier sind Yousuf Karsh, Sir Wilfrid Laurier und Aurèle Joliat beigesetzt.
 Kingston
 Cataraqui Cemetery – letzte Ruhestätte von John Macdonald, Alexander Campbell
 Toronto
 Mount Pleasant Cemetery – hier sind Timothy Eaton, Frederick Banting, Glenn Gould, William Lyon Mackenzie King beigesetzt.
 Mount Hope Catholic Cemetery ist die letzte Ruhestätte von Margaret Anglin, Morley Callaghan und King Clancy.
 Victoria
 Ross Bay Cemetery – letzte Ruhestätte James Douglas of Douglas, Emily Carr, Billy Barker and Sir Matthew Baillie Begbie, dem „Hanging Judge“. (Hängenden Richter)
 Calgary
 Queen's Park Cemetery – Letzte Ruhestätte von Owen Hart, einem professionellen Wrestler und Mitglied der bekannten Wrestler-Familie Hart, Dorothy Joudrie, Archibald Wilder und Everett Johnson.

Kenia 
 Nyeri
 Friedhof – Robert Baden-Powell, Gründer der Pfadfinderbewegung

Kroatien 
 Zagreb
 Mirogoj-Friedhof – das „kroatische Pantheon“, angelegt ab 1876 nach Plänen des Architekten Hermann Bollé. Hier ruhen unter anderen der Schriftsteller Miroslav Krleža, August Šenoa und Tin Ujević, die Schriftstellerinnen Ivana Brlić-Mažuranić und Marija Jurić Zagorka, die Politiker Stjepan Radić und Franjo Tuđman, der Theaterregisseur Branko Gavella, die Basketballspieler Dražen Petrović und Krešimir Ćosić, die Illyrer Ljudevit Gaj, Vatroslav Lisinski, Ivan Kukuljević, Janko Drašković, Stanko Vraz, Dimitrije Demeter, der Sänger Ivo Robić.
 Zaprešić
 Novi Dvori: Ban Josip Jelačić

Kuba 
 Havanna
 Cementerio Cristóbal Colón – Ibrahim Ferrer, Rubén González, Alberto Korda, Carlos Juan Finlay
 Santiago de Cuba
 Cementerio Santa Ifigenia – Hier ruht der kubanische Nationalheld José Martí und die Rum-Dynastie Bacardi. Hier ruhen ebenso Compay Segundo und Fidel Castro
 Santa Clara
 Monumento Memorial Che Guevara – Hier ruht der Nationalheld Che Guevara
 Matanzas
  Cementerio de San Carlos – Hier ruhen Joseph Marion Hernández, US-amerikanischer Politiker, und Ferdinand Heydrich, Erbauer des Aquäduktes von Matanzas

Luxemburg 
 Luxemburg (Stadt)
 Liebfrauenfriedhof (Cimetière Notre-Dame) – Begräbnisstätte von Politiker Paul Eyschen, Schuhmacher Friedrich Wilhelm Voigt (bekannt als Hauptmann von Köpenick), Bildhauer Lucien Wercollier, Politiker Pierre Werner und Komponist Johann-Anton Zinnen

Niederlande 
 Amsterdam
 Westerkerk – Letzte Ruhestätte von Rembrandt
 Nieuwe Kerk – Hier ruhen Joost van den Vondel, Michiel de Ruyter
 Zorgvlied – Letzte Ruhestätte von Herman Brood, Wim Duisenberg, Herman Heijermans, Doeschka Meijsing, Hans van Mierlo, Harry Mulisch, Wubbo Ockels, Nico Rost und Annie M. G. Schmidt
 Den Haag
 Nieuwe Kerk (Den Haag) – im Garten ruht der Philosoph Baruch Spinoza
 Oud Eik en Duinen – Letzte Ruhestätte zahlreicher Prominenter Willem Drees, Pieter Cort van der Linden (Ministerpräsidenten), Menno ter Braak, Louis Couperus (Schriftsteller).
 Delft
 Nieuwe Kerk – Letzte Ruhestätte von Wilhelm I. von Oranien und den meisten Mitgliedern des Hauses Oranien
 Oude Kerk – Letzte Ruhestätte von Antoni van Leeuwenhoek, Piet Pieterszoon Hein, Maarten Tromp, Jan Vermeer
 Noordlaren: begraafplaats (Friedhof) Noordlaren
 Gräber der Schriftsteller Jan Fabricius und Johan Fabricius
 Doorn
 Grab von Wilhelm II., letzter König von Preußen und deutscher Kaiser

Neuseeland 
 Dunedin
 Northern Cemetery – letzte Ruhestätte von Thomas Bracken, dem Autor der Nationalhymne Neuseelands.
 Waitakere City
 Waikumete Cemetery – letzte Ruhestätte von Karl Wolfskehl, ein deutsch-jüdischer Schriftsteller und Übersetzer.

Norwegen 
 Oslo
 Vår Frelsers Gravlund – Besteht seit 1808, seit dem späten 19. Jahrhundert „Ehrengarten“ für verdienstvolle Norweger, Ruhestätte von Henrik Ibsen, Edvard Munch und Rikard Nordraak, (1925 vom Friedhof IV der Gemeinde Jerusalems- und Neue Kirche in Berlin hierher überführt).

Österreich

Burgenland 
 Eisenstadt
 Bergkirche – Joseph Haydn
 Friedhof Oberberg – Maria Perschy
 Städt. Friedhof – Muckenstruntz-Peter Traxler

Kärnten 
 Klagenfurt
 Friedhof Klagenfurt-Annabichl – Ingeborg Bachmann
 Stadtpfarrkirche St. Egid – Julien Green
 Friedhof St. Martin – Rolf Olsen
 Köstenberg – Harald Leipnitz
 Preitenegg – Maria Schell, Maximilian Schell
 Rottenstein – Maria Olszewska

Niederösterreich 
 Baden bei Wien
 Helenenfriedhof – Lizzi Holzschuh, Marika Rökk und Gatte Fred Raul, Johann Sklenka, Heinrich Strecker
 und Bernhard Baumeister (Grab aufgelassen).
 Stadtpfarrfriedhof – Pauline Lucca, Nina Sandt
 Blumau-Neurißhof – Karl Koller
 Deutsch Wagram – Guido Wieland
 Gablitz – Josef Egger
 Gumpoldskirchen – Georg Straka, Franz Zodl
 Gutenstein – Ferdinand Raimund
 Hinterbrühl – Alois Schumacher, Ferdinand Mannlicher, Richard Heuberger der Ältere
 Horn – Elfriede Datzig
 Klosterneuburg
 Oberer Stadtfriedhof – Fritz Eckhardt
 Weidlinger Friedhof – Irene Abendroth, Nikolaus Lenau, Paul Richter, Joseph von Hammer-Purgstall
 Langenzersdorf – Oskar Sima, Gattin Lina Woiwode und Kaspar Schrammel
 Nußdorf ob der Traisen – Hans Olden
 Perchtoldsdorf – Ernst Wolfram Marboe und Rita Streich
 Reichenau an der Rax – Gerhard Zimmer
 Reinprechtspölla – Otto M. Zykan
 St. Marein – Jochen Brockmann
 Wieselburg – Alfred Böhm

Oberösterreich 
 Bad Ischl – Franz Lehár und Oscar Straus, Gedenkstein Richard Tauber (beerdigt in London), Leo Perutz
 Frauenstein – Hans-Joachim Kulenkampff
 Linz
 St. Barbara-Friedhof – Heinrich Gleißner, Igo Hofstetter, der Humorist Franz Resl, Adalbert Stifter samt Gemahlin Amalie,
 Stadtfriedhof Linz/St. Martin – Christian Coulin, Ignaz Figuly von Szep
 Urnenhain Urfahr – Hier ruhen Linzer Bürgermeister wie Franz Hillinger und Ernst Koref
 St. Wolfgang – Ralph Benatzky und Emil Jannings
 Steinbach am Attersee – Friedrich Gulda
 Steyr
 Taborfriedhof – Marlen Haushofer, Josef Werndl, Franz Josef Hartlauer, Michael Blümelhuber, Anton Spitalsky, Richard Romanowsky
 Städtischer Urnenfriedhof am Tabor – Hermann Leithenmayr, Dora Dunkl

Salzburg 
 Stadt Salzburg
 Aigen – Martin Benrath und Georg Kreisler
 Maxglan – Walter Ernsting (Clark Darlton), Hugo Lindinger, Heinz Palme und Ernst Sompek
 Petersfriedhof Salzburg – Johann Michael Haydn, Clemens Holzmeister und Santino Solari
 Kommunegruft – Maria Anna Mozart (Nannerl)
 Sebastiansfriedhof – Paracelsus und Leopold Mozart
 Kommunalfriedhof – (Großfriedhof mit 22.000 Gräbern) – Hier ruhen Nico Dostal, Franz Muxeneder, Hubert Sattler, Eberhard Fugger und Johann Michael Sattler
 Jüdischer Friedhof Salzburg – Ignaz Glaser und Robert Jungk
 Anif – Herbert von Karajan, Louise Martini und Gatte Heinz Wilhelm Schwarz
 Arnsdorf – Axel Corti
 Neu-Anif – Hans Schneeberger
 Bad Gastein – Georg Thomalla
 Bruck an der Großglocknerstraße
 Friedhof St. Georgen – Agnes Straub
 Großgmain – Cesar Bresgen, Lolita und Josef Meinrad
 Hallein
 Stadtfriedhof – Herbert Fux
 An der Stadtpfarrkirche – Franz Xaver Gruber
 Henndorf am Wallersee – Franz Stelzhamer
 Irrsdorf – Frauke und Sabine Sinjen
 Pfarrwerfen – Agnes Fink
 Wagrain – Joseph Mohr und Karl Heinrich Waggerl

Steiermark 

 Altaussee – Paul Preuß, Ferdinand Leopold von Andrian-Werburg, Jakob Wassermann, Leopold Andrian, Eberhard Frowein, Karin Brandauer, Alice Ricciardi
 Bad Aussee – Rudolf Forster
 Donnersbach – Hias
 Graz
 Zentralfriedhof Graz – Wolfgang Bauer, Rudolf Beer, Rudolf Carl, Fritz Pregl, Johann Puch, Jochen Rindt, Rudolf Stöger-Steiner von Steinstätten
 Stadtfriedhof St. Peter – Jenny Jugo
 Ortsfriedhof St. Peter – Angela Salloker
 Evangelischer Friedhof St. Peter – Werner Pochath
 Steinfeldfriedhof – Karl Böhm, Franz Innerhofer
 Friedhof St. Leonhard – Gustinus Ambrosi, Ludwig von Benedek, Moritz von Franck, Viktor Geramb, Robert Hamerling, Julius von Haynau, Wilhelm Kaan, Richard von Krafft-Ebing, Jakob Lorber, August Musger, Hans Paul, Anton von Prokesch-Osten, Karl Maria Stepan, Anton Tautscher, Wilhelm von Tegetthoff
 Grundlsee – Paul Dahlke und Elfe Gerhart-Dahlke
 Krieglach – Peter Rosegger

Tirol 
 Alpbach – Erwin Schrödinger
 Ampass – Rudolf Greinz
 Innsbruck
 Friedhof St. Nikolaus – Hans Brenner
 Friedhof Mühlau – Georg Trakl
 Krypta des Innsbrucker Doms – Paulus Rusch, Reinhold Stecher
 Krypta der Jesuitenkirche – Emmerich Coreth, Karl Rahner, Raymund Schwager, elf Mitglieder der Familie Habsburg, darunter der Auftraggeber der Kirche, Erzherzog Leopold V., seine Gattin Claudia de Medici und seine Söhne Ferdinand Karl und Sigismund Franz
 Ostfriedhof – Franz Mair
 Westfriedhof – Burghard Breitner, Hermann von Gilm, Franz Kranewitter, Adolf Pichler, Hilde Zach
 Karrösten/Königskapelle – Friedrich Christian Markgraf von Meißen Herzog zu Sachsen, seine Gattin Elisabeth Helene, geborene Prinzessin von Thurn und Taxis, beider Sohn Maria Emanuel Markgraf von Meißen Herzog zu Sachsen
 Kematen – Gerhard Riedmann
 Kitzbühel – Peter Aufschnaiter, Toni Sailer, Jane Tilden
 Kundl – Franz Stumpf
 Söll – Max Grießer

Vorarlberg 
 Dornbirn
 Friedhof Markt – Margret Dünser

Wien 
 Baumgartner Friedhof – Leopold Deutsch, Willy Hesch, Götz Kauffmann, Trude Mally, Harry Nestor, Rudolf Nussgruber, Bobby Pirron, Karl Terkal
 Döblinger Friedhof – Josef Bergauer, Maria Cebotari und Gatte Gustav Diessl, Babette Devrient-Reinhold, Richard Eybner, Erik Frey, Caroline von Gomperz-Bettelheim, Ernst Hartmann und Gattin Helene Hartmann, Kurt Heintel, Peter Herz, Josef Kainz, Konrad Loewe, Wilhelm Miklas, Heinz Moog, Susi Nicoletti und Gatte Ernst Haeusserman, Georg Oeggl, Heinrich Reinhardt, Emmerich Schrenk, Adolf von Sonnenthal, Kurt Sowinetz, Otto Tressler, Eduard Wolters
 Dornbacher Friedhof – Karl van Beethoven, Jakob Dont, Liane Haid, Josef Matthias Hauer, Stephan Koren, Maria Reining, Victor Sokolowski, Anton Strohmayer, Wilhelm Wiesberg
 Ehemaliger katholischer Friedhof Matzleinsdorf – Aufgelassen und ab 1923 Waldmüllerpark. Johann van Beethoven, Johann Ender, Anton Forti, Heinrich Friedrich Füger, Franz Xaver Gewey, Nikolaus Joseph von Jacquin, Carl Adam Kaltenbrunner, Heinrich Eduard Josef von Lannoy, Ludwig Ferdinand Schnorr von Carolsfeld, Josef Staudigl, Johann Michael Vogl, Ferdinand Georg Waldmüller
 Evangelischer Friedhof Matzleinsdorf – Heinrich Anschütz, Friedrich Beckmann, Carl Binder (aufgelassen), Philipp Fahrbach, Karl Fichtner, August Förster, Zerline Gabillon und Ludwig Gabillon, Konrad Adolf Hallenstein, Friedrich Hebbel und Christine Hebbel, Carl Karlweis, Oskar Karlweis, Elisabeth Koberwein (aufgelassen), Carl von La Roche, Heinrich Laube, Karl Rettich und Gattin Julie Rettich, Adele Sandrock, Leopold von Sonnleithner (aufgelassen), Charles Weinberger
 Feuerhalle Simmering – Robert Balajthy, Annie Dirkens, Josef Gielen, Fritzi Massary und Gatte Max Pallenberg, Alfred Piccaver, Helene Thimig, Vera Schwarz, Karl Streitmann
 Friedhof Hadersdorf-Weidlingau – Marianne Brandt, Lizzi Waldmüller
 Grinzinger Friedhof – Carlo Abarth, Peter Alexander und seine Gattin Hildegarde, Raoul Aslan, Thomas Bernhard, Franz Böheim, Rudolf Christ, Hans Dichand, Heimito von Doderer, Martin Flossmann, Bert Fortell, Joseph von Führich, Franz Herterich, Rudolf Kolisch, Ida Krottendorf, Leopold Kupelwieser, Paul Löwinger junior, Gustav Mahler, Alma Mahler-Werfel, Ferdinand Maierhofer, Ernst Meister, Elfie Mayerhofer, Friedrich Mitterwurzer, Caspar Neher, Arnold Rosé, Herwig Seeböck, Alfred Uhl, Ludwig Weber, Paula Wessely und Gatte Attila Hörbiger
 Heiligenstädter Friedhof – Walter Berry, Leopold Hawelka und seine Ehefrau Josefa, Niki Lauda
 Hernalser Friedhof – Günther Anders, Bruno Dallansky, Dominik Ertl, Betty Fischer, Harry Fuss, Ernst Happel, Erich Hof, Hansi Lang, Christine Nöstlinger, Alfred Poell (Sänger), Kurt Preger, Ferdinand Sauter, Marianne Schönauer, Gretl Schörg, Hans Rokitansky, Josef Schrammel, Johann Schrammel
 Hietzinger Friedhof – Alban Berg, Carlo Böhm, Matthäus von Collin (neu belegt), Heinz Conrads, Anton Dermota, Gottfried von Einem, Fanny Elßler, Katharina Fröhlich, Joseph Giampietro, Franz Glawatsch, Bruno Granichstaedten, Franz Grillparzer, Gerhard Hanappi, Marte Harell und Gatte Karl Hartl, Georg Hellmesberger senior, Georg Hellmesberger junior und Ferdinand Hellmesberger, Joseph Hellmesberger senior und Joseph Hellmesberger junior, Peter Hey, Hans Jaray, Josef Josephi, Carl Kalwoda, Wilhelm Karczag und Gattin Julie Kopacsy-Karczag, Louise Kartousch, Marie Emilie Auguste Koberwein, Victor Léon, Ernst Marischka, Hubert Marischka, Lotte Medelsky, Rudolf Prack, Katharina Schratt, Erwin Strahl, Henriette Strauß, Johanna Franul von Weißenthurn, Gustav Ucicky, Richard Waldemar, Mathilde Wildauer, Else Wohlgemuth, Gisa Wurm (aufgelassen), Gustav Zelibor, Paul Zsolnay, Mizzi Zwerenz, Gustav Klimt
 Hütteldorfer Friedhof – Karl Grell, die Eltern von Paula Wessely und ihre Tante Josephine Wessely, Elisabeth Marie von Österreich, Raoul Retzer
 Jüdischer Friedhof Währing – Bernhard von Eskeles, Isaak Löw Hofmann, Salomon Hermann Mosenthal (Kenotaph)
 Kagraner Friedhof – Kurt Jaggberg und Leo Bredl.
 Kahlenberger Friedhof – Leopold Ungar
 Kahlenbergerdorfer Friedhof – Marisa Mell, Heinz Werner Schimanko,
 Kalksburger Friedhof – Otto Edelmann, Hugo von Hofmannsthal, Ludwig Heinrich Jungnickel, Karl und Anna Katzer
 Kapuzinergruft – Mehr als 140 Mitglieder des Hauses Habsburg
 Lainzer Friedhof – Walter Davy
 Mauer – Walter Kohut und Gattin Immy Schell, Goran Simić
 Meidlinger Friedhof – Hanna Berger, Carl Lorens, Edmund Reim
 Neustifter Friedhof – Ewald Balser, Vera Balser-Eberle, Willi Forst, Boy Gobert, Friedrich August von Hayek, Heinz Holecek, Hans Holt, Ester Rethy, Willy Kralik und Gattin Jenny Pippal, Josef Krips, Hans Lang, Heinrich Maier, Walter Niesner, Norbert Pawlicki, Irmgard Seefried und Gatte Wolfgang Schneiderhan, Rudolf Steinböck, Alexander Steinbrecher, Alexander Trojan, Helene Wildbrunn, Grete Zimmer
 Ober Sankt Veiter Friedhof – Michael Danzinger, Christel Goltz, Familiengrab Kolm-Veltee, Otto Pammer, Kurt Rapf, Egon Schiele
 Ottakringer Friedhof – Paul Badura-Skoda, Georg Dänzer, Franz Höbling, Adrian Hoven, Franz Pfaudler, Max Schipper, Hansl Schmid
 Pötzleinsdorfer Friedhof – Hedwig Bleibtreu und Gatte Max Paulsen, Carl Prohaska
 Sankt Marxer Friedhof, aufgelassener Biedermeierfriedhof – Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Georg Albrechtsberger, Josepha Barbara Auernhammer, Christoph de Bach, Alexander Baumann, Johann Melchior Birkenstock, Basilio Calafati, Philipp von Cobenzl, Anton Diabelli, Joseph Drechsler, Ernst von Feuchtersleben, Johann Gänsbacher, Anna Gottlieb, Anton Hasenhut, Carl Högl, Joseph Kornhäusel (Kenotaph), Therese Krones (Kenotaph), Julie Sophie Löwe, Josef Madersperger, Marianna von Martines, Johann Matthias Menninger, Louis Montoyer, Peter Nobile, Maria Theresia von Paradis, Johann Baptist Schenk, Maximilian Stadler, Josef Strauss, Johann Andreas Streicher (Kenotaph), Franz Xaver Süßmayr, Michael Thonet, Katharina Waldmüller, Alexander Ypsilantis – einige der Verstorbenen wurden nach Schließung des Friedhofs exhumiert und in Ehrengräbern auf dem Wiener Zentralfriedhof beigesetzt.
 Sieveringer Friedhof – Richard Gerstl, Maria Mayen und Gatte Emmerich Reimers, Hermann Thimig, Hugo Thimig und Vilma Degischer-Thimig, Käthe Gold, Anton Karas, Wolfgang Liebeneiner, Lina Loos, Helmut Reinberger, Dieter Seefranz,  Brigitte Xander
 Simmeringer Friedhof – Georg Blemenschütz, Ferry Wondra und Ludwig Zwickl
 Stammersdorf-Ort – Friedl Czepa
 Stammersdorfer Zentralfriedhof – Egon von Jordan
 Südwestfriedhof – Ady Berber, Michael Janisch, Fred Liewehr
 Wiener Zentralfriedhof – Susanne von Almassy und Rolf Kutschera, Franz Antel, Ludwig van Beethoven, Erna Berger, Ludwig Boltzmann, Johannes Brahms, Carl Wilhelm Christian von Doderer, Wilhelm Carl Gustav von Doderer, Henry James Drory, Alois Düll, Falco, Supermax Kurt Hauenstein, Judith Holzmeister, Alfred Hrdlicka, Curd Jürgens, Udo Jürgens, Peter Kern, Yakov Kreizberg, Josef Lanner, Niki List, Fritz Muliar, Helmut Qualtinger, Heinz Reincke, Franz Schubert, Heinrich Schweiger, Adolf Wagner von der Mühl, Gusti Wolf, Hugo Wolf, Joe Zawinul, Helmut Zenker, Carl Michael Ziehrer, Helmut Zilk, die österreichischen Bundespräsidenten; an der Gedenkstätte der Anatomie Wien Hans Thimig und Hilde Krahl.
 Evangelischer Friedhof Simmering (am Zentralfriedhof) – Wanda Achsel, Tom Belling jun., Edgar Calle, Siegmund Eibenschütz, Karl Enslein, Egon Friedell, Emil Guttmann und Polly Koss, Oskar Jascha, Anny Konetzni, Joseph Lewinsky und Olga Lewinsky, Karl Wilhelm Meixner, Viktoria Modl, Franz Naval, Eugen Neufeld, Julius Price, Ernst Pröckl, Fritz Schrödter, Gustav Siege

Ozeanien 
Atuona, Hiva Oa, Cimetière Calvaire – Jacques Brel, Paul Gauguin

Polen 
 Warschau
 Powązki-Friedhof (Cmentarz Powązkowski) – angelegt 1792, hier ruhen Krzysztof Kieślowski und der Gewinner des Literatur-Nobelpreises Władysław Reymont
 Warschauer Kathedrale mit Gräbern des letzten polnischen Wahlkönigs Stanislaus Poniatowski, zweier Staatspräsidenten, fünfer Primasse Poloniae sowie des Literatur-Nobelpreisträgers Henryk Sienkiewicz
 Krakau
 Wawelkathedrale – Beisetzungsstätte polnischer Könige, von Krakauer Bischöfen, von Dichtern und Nationalhelden
 Skałka – Krypta der Dichter, Künstler und Wissenschaftler
 Breslau
 Alter Jüdischer Friedhof – hier ruht Ferdinand Lassalle, der Gründervater der SPD.
 Łódź
 Der Neue Jüdische Friedhof ist der größte Europas (1892 eröffnet, heute 160.000 bis 180.000 erhaltene Grabmale. Auf einem Teil des Friedhofs sind etwa 43.000 Opfer des NS-Konzentrationslagers Ghetto Litzmannstadt bestattet (zunächst als Massengräber).)
 Nysa, Jerusalemer Friedhof – Joseph von Eichendorff

Portugal

Lissabon 
 Cemitério dos Prazeres, Familiengrab des Pedro de Sousa Holstein
 Santa Engrácia, das Nationalpantheon in Lissabon, mit Gräbern u. a. von Vasco da Gama, Luís de Camões, Pedro Álvares Cabral, Heinrich der Seefahrer und Amália Rodrigues

Madeira 
 Monte, Wallfahrtskirche Nossa Senhora do Monte – Karl I. (letzter österreichischer Kaiser)

Rumänien 
 Alba Iulia (deutsch Karlburg)
 Kathedrale St. Michael (katholisch) - Isabella Jagiellonica, Georg I. Rákóczi, Johann Hunyadi
 Bukarest
 Cimitirul Șerban Vodă – Beisetzungsstätte rumänischer Persönlichkeiten
 Cluj-Napoca
 Friedhof Hajongard – 1585 eröffnete Begräbnisstätte ungarischer, siebenbürgisch-sächsischer und rumänischer Persönlichkeiten

Russland

Moskau 
 Lenin-Mausoleum, vormals Lenin-Stalin-Mausoleum
 Nekropole an der Kremlmauer, Moskau – Ruhestätte hochrangiger sowjetischer Staatsmänner, so auch die Ruhestätte Josef Stalins.
 Nowodewitschi-Friedhof, Moskau – Viele bekannte Russen und Bürger der früheren Sowjetunion sind hier beigesetzt. Nikita Chruschtschow, die Autoren Nikolai Gogol und Anton Tschechow, die Komponisten Sergei Prokofjew und Dmitri Schostakowitsch, ferner der türkische Dichter Nâzım Hikmet.
 Preobraschenskoje-Friedhof (Moskau) (Christi-Verklärung-Friedhof)
 Wagankowoer Friedhof, Moskau, ist die letzte Ruhestätte für Inga Artamonowa, Wladimir Semjonowitsch Wyssozki, Sergei Jessenin
 Wwedenskoje-Friedhof – Ehemaliger Ausländer-Friedhof mit Grabstätten von John Field, Patrick Gordon und Friedrich Joseph Haass.
 Der alte und der neue Donskoi-Friedhof in Moskau entstanden beim 1591 gegründeten Donskoi-Kloster.
 Rogoschskoje-Friedhof in Moskau ist das Zentrum der Altorthodoxen Gemeinde in Russland und der Welt.
 Der Armenische Friedhof Moskau dient der armenisch-apostolischen Gemeinde als Begräbnisstätte. Dort ruht der Schachweltmeister Tigran Petrosjan.

Sankt Petersburg 
 Alexander-Newski-Kloster in Sankt Petersburg mit drei Friedhöfen, dem Lazarus-Friedhof, Tichwiner Friedhof und Nikolaus-Friedhof.
 Nowodewitschi-Friedhof (Sankt Petersburg)
 Peter-und-Paul-Festung, Sankt Petersburg – alle russischen Zaren seit Peter I. dem Großen sind in der Kathedrale beigesetzt.
 Piskarjowskoje-Gedenkfriedhof, St. Petersburg – Hier sind die Opfer der Belagerung von Leningrad beigesetzt.
 Preobraschenskoje-Friedhof (Sankt Petersburg) (Christi-Verklärung-Friedhof)
 Wolkowo-Friedhof Sankt Petersburg – Im Abschnitt „Literatenbrücken“ ruhen zahlreiche Autoren, Künstler und Wissenschaftler; darunter Iwan Turgenew, Konstantin Thon, Andrei Markow und Dmitri Mendelejew.

Schweden 
 Stockholm
 Adolf-Friedrich-Kirche, auf dem Kirchhof befindet sich das Grab von Olof Palme
 Riddarholmskyrkan, königliche Begräbniskirche
 Norra begravningsplatsen, 1827 in Nordstockholm eingerichtet, ist die letzte Ruhestätte für etliche schwedische Persönlichkeiten wie Alfred Nobel, Ingrid Bergman, Elsa Brandström, August Strindberg, Mauritz Stiller und Ulrich Salchow. Hier ruhen auch die deutschen Schriftsteller Nelly Sachs und Peter Weiss.
 Skogskyrkogården – ein relativ neuer Friedhof, der 1920 im Süden von Stockholm eingerichtet wurde. Er wurde in die Liste des UNESCO-Welterbes aufgenommen. Greta Garbo ist hier bestattet.
 Uppsala
 Der Dom zu Uppsala ist die Grablege für mehrere schwedische Könige und Königinnen aus dem 16. und 17. Jahrhundert, außerdem ruhen dort Carolus Linnaeus und Emanuel Swedenborg. Auf dem nahegelegenen Alten Friedhof befindet sich das Grab von Dag Hammarskjöld.
 Fårö
 Fårö kyrkogård – Ingmar Bergman
 Lönö
 hier ruht Zarah Leander.
 Mariefred
 Schloss Gripsholm – Kurt Tucholsky
 Sunne
 Östra Amtervik kyrkogård – Selma Lagerlöf
 Vimmerby
 Vimmerby kyrkogård – Astrid Lindgren
 (Kimstad) (Grafen von Piper)

Schweiz

Basel 
 Israelitischer Friedhof Basel – Grabstätten von Tadeus Reichstein, Arthur Weil
 Friedhof Wolfgottesacker

Bern 
 Bremgartenfriedhof – Michail Alexandrowitsch Bakunin, Walter von Bonstetten, Eduard Freimüller, Charles Albert Gobat, Robert Grimm, Hugh Caulfield Hamilton, Eduard Herzog, Carl Hilty, Eugen Huber, Anny Klawa-Morf, Emil Theodor Kocher, Martin Lauterburg, Carlo E. Lischetti, Carl Lutz, Mani Matter, Otto Nebel, Rosa Neuenschwander, Klaus Schädelin, Edmund Schulthess, Anatolij Steiger, Reynold Tschäppät, Walther von Bonstetten, Friedrich Traugott Wahlen, Georg Wander, Agathe Zeis.
 Schosshaldenfriedhof – Paul Klee, Kurt Marti, Marcel Perincioli, Rudolf von Tavel.
 Friedhof Bümpliz (mit Skulpturen von Schang Hutter).
 Jüdischer Friedhof – Max Horkheimer, Friedrich Pollock, Isaak Kaminer, Camille Bloch, Rolf Bloch, Josef Berger.

Genf 
 Cimetière des Rois oder Ancien Cimetière de Plainpalais, aus dem 15. Jahrhundert – Grabstätte des Reformators Jean Calvin, des Dirigenten Ernest Ansermet, der Komponisten Alberto Ginastera und Frank Martin, des Genfer Bundespräsidenten Adrien Lachenal, des Politikers Paul Lachenal, des Pädagogen Jean Piaget sowie der Schriftsteller Jorge Luis Borges, Ludwig Hohl, Grisélidis Réal, Robert Musil und Alice Rivaz

Zürich 
 Friedhof Enzenbühl – Grabstätten von Iris Amati, Karl Attenhofer, Inigo Gallo und Margrit Rainer, Heinrich Gretler, Heidemarie Hatheyer und Curt Riess, Hanspeter Keiser, Leopold Lindtberg, Robert Lips, Karl Richter, Alfred Schlageter (aufgelassen), Laure Wyss.
 Friedhof Fluntern – Hier ruhen Elias Canetti, Kurt Früh, Therese Giehse, Ernst Ginsberg, Fritz Hug, James Joyce, Karl Coelestin Moser, Emil Oprecht, Lavoslav Růžička, Paul Scherrer, Hans Roelli und Margrith Roelli, Ulrich Wilhelm Stranz-Schwarz, Oskar Waelterlin
 Privatfriedhof Hohe Promenade – Grabstätten von Arnold Escher von der Linth, Gerold Meyer von Knonau, Albert Mousson, Hans Georg Nägeli, Edmond de Stoutz
 Friedhof Hönggerberg – Hier ruhen Fritz Brupbacher, Paulette Brupbacher, Erich Kleiber und Otto Steiger
 Friedhof Manegg – Hier ruhen Walter Matthias Diggelmann, Alfred Escher, Friedrich Glauser, Kurt Gloor, Karl Melzer, Robert Oboussier (aufgelassen), Othmar Schoeck.
 Friedhof Nordheim – Hier ruhen Willy Burkhard, Gilberte de Courgenay, Martheli Mumenthaler, Vreneli Pfyl, Felix Rellstab, Ernst Schmidhauser, Ellen Schwanneke, Albin Zollinger, Urnenhain Rudolf Bernhard.
 Jüdischer Friedhof Oberer Friesenberg – Grabstätten von Otto Klemperer, Mascha Kaléko, Erwin Moritz Leiser und Albert Pulmann.
 Jüdischer Friedhof Unterer Friesenberg – Hier ruht Joseph Schmidt.
 Friedhof Rehalp – Hier ruhen Heinrich Federer, Hermann Goetz-Wirth, Robert D.Garbade, Max Haufler-Gmuer und Anton Walch-Maucher, Karl Pistorius, Armin Schweizer.
 Friedhof Sihlfeld – Hier ruhen Gottfried Angerer, Wilhelm Baumgartner, August Bebel, Maximilian Bircher-Benner, Alfred Friedrich Bluntschli, Karl Culmann, Henry Dunant, Gustav Gull, Ignaz Heim, Gottfried Keller, Johann Gottfried Kinkel, Rudolf Koller, Hugo Loetscher, Walter Mehring, Alfred Polgar, Rolf Urs Ringger, Johanna Spyri, Gabriel Weber, Urnenhain Lazar Wechsler-Tschudi
 Friedhof Üetliberg – Hier ruht Fredy Schulz-Leideck
 Friedhof Witikon – Hier ruhen Emil Staiger und Anthony van Hoboken
 Germaniahügel – Georg Büchner (Einzelgrab, kein Friedhof)

Andere Schweizer Orte 
 Aarau
 Friedhof Rosengarten – Sophie Hämmerli-Marti, General Hans Herzog, Heinrich Zschokke, Fritz Fleiner
 Ascona
 Cimitero Communale – Ivan Desny und Marianne von Werefkin
 Berlingen
 Grab von Adolf Dietrich.
 Brissago
 Urnenwand Gustav Fröhlich
 Bursins
 Hier ruht Peter Ustinov
 Céligny
 Vieux Cimetière – Hier ruhen Richard Burton, Alistair MacLean, Alfred Werner, Ernst Schmidheiny und Vilfredo Pareto
 Château-d’Oex
 Hier ruht David Niven
 Clarens
 Hier ruht Vladimir Nabokov
 Collina d’Oro
 Hier ruht Hermann Hesse
 Corsier-sur-Vevey VD
 Hier ruhen Charlie Chaplin, Gattin Oona O’Neill und James Mason
 Davos
 Waldfriedhof – Hier ruht Ernst Ludwig Kirchner
 Flims
 Friedhof Flims Dorf – Hier ruhen Rudolf Olgiati und Theodore Garbade
 Gentilino
 Sant' Abbondio – Hier ruhen Hermann Hesse, Ninon Hesse, Hugo Ball, Emmy Hennings, Gunter Böhmer und Bruno Walter
 Illnau
 Oberillnau – Hier ruht Rudi Margreiter
 Kilchberg
 Friedhof Kilchberg – Hier ruhen Thomas Mann, Katia Mann, Elisabeth Mann-Borgese, Erika Mann, Golo Mann, Michael Mann, Monika Mann, Conrad Ferdinand Meyer, Gert Westphal
 Küsnacht
 Dorf – Hier ruht Carl Gustav Jung
 Hinterriet – Hier ruhen Ella Büchi, Gustav Knuth, seine Gattin Elisabeth Lennartz und deren Sohn Klaus Knuth
 La Chiésaz
 Grabstätte von Paul Hindemith
 Lenzburg
 Hier ruhen Augustin Keller und Peter Mieg
 Locarno
 Minusio – Stefan George
 Lugano
 Stadtfriedhof – Hier ruht Vico Torriani
 Friedhof Castagnola – Grabstätte von Rudolf Caracciola und Otto zu Windisch-Graetz
 Muri bei Bern
 Friedhof Aebnit – Hier ruhen Adolfo Jenni und Walter Vogt
 Mendrisio
 Friedhof Ligornetto – Vincenzo Vela
 Morcote
 Friedhof – Begräbnisstätten von Alexander Moissi, Georg Kaiser, Eugen d’Albert
 Perroy
 Hier ruht Helmut Schmid
 Pura TI
 Hier ruht Arturo Benedetti Michelangeli
 Raron im Wallis
 Rainer Maria Rilke
 Riehen
 Friedhof am Hörnli – Grabstätten von Karl Barth, Ernst Beyeler, Jacob Burckhardt, Fritz Haber und Karl Jaspers
 Gottesacker Riehen – Grabstätten von Karl August Auberlen, Alfred Jaquet, Michael Raith und Jakob Vetter
 Ronco sopra Ascona
 Hier ruhen Erich Maria Remarque und Paulette Goddard
 Ropraz
 Hier ruht Jacques Chessex
 Rossinière
 Hier ruht Balthus
 Saas-Fee
 Hier ruhen Carl Zuckmayer und Alice Herdan-Zuckmayer
 St. Margrethen
 Hier ruht Peter van Eyck
 Tegna
 Hier ruht Patricia Highsmith
 Tolochenaz
 Hier ruht Audrey Hepburn
 Vechigen
 Grabstätte von Harald Kreutzberg
 Vernate
 Urnen im eigenen Anwesen. O. W. Fischer und Gattin Anna Usell
 Winterthur
 Friedhof Rosenberg – Grabstätte von Felix Weingartner
 Witikon
 Hier ruhen Marianne Hold und Gatte Frederick Stafford, Erwin Parker, Armin Schibler, Fred Tanner, Wladimir Vogel.
 Zell ZH
 Hier ruht Paul Burkhard
 Zollikon
 Zollikerberg – Hier ruhen Helen Vita und Gatte Walter Baumgartner.
 Zumikon
 Hier ruhen Walter Legge und Elisabeth Schwarzkopf.

Serbien 
 Belgrad
 Novo Groblje – Nikolai Antonowitsch Puschin, Ita Rina

Slowakei 

 Košice
 Elisabeth-Dom, Krypta - Franz II. Rákóczi, Ilona Zrínyi

 Bratislava
 Martinsdom, Krypta - Joseph Batthyány, Péter Pázmány, Emmerich Esterházy 
 Andreas-Friedhof (katholisch) - Hier ruhen Ignaz Fehler d. Ä., Viktor Rumpelmayer, Hyazinth Rónay, Theodor Ortvay, Alois Rigele, Alexander Albrecht
 Gaistor-Friedhof (evangelisch) - Hier ruhen u. a. Jacob Glatz, Gustav Heckenast, Kálmán Thaly, Carl Grüneberg, Georg von Schulpe, Carl Eugen Schmidt, Heinrich Pröhle
 Friedhof Slávičie údolie – Hier ruhen Ondrej Nepela, Alexander Dubček,  Lucia Popp und Leopold Šťastný

 Martin
 Nationalfriedhof Martin - Hier ruhen (u. a.) Karol Kuzmány, Martin Kukučin, Ján Smrek

Spanien 
 Baskenland
 Cementerio de Polloe –  Friedhof in San Sebastian. Hier ruhen die Politikerin und Verfechterin der Rechte der Frauen Clara Campoamor, der spanische Maler des Impressionismus Ignacio Zuloaga, und der spanische Diplomat und Politiker Fermín Lasala y Collado
 Madrid
 Cementerio de la Almudena – größter Friedhof in Madrid. Hier ruhen drei spanische Präsidenten (José Ramón Rodil Campillo, Francisco Pi i Margall, Pablo Iglesias Posse, Wolf Vostell, Niceto Alcalá Zamora), die Revolutionärin Dolores Ibárruri (genannt La Pasionaria), die Schriftsteller Vicente Aleixandre, Pío Baroja, Benito Pérez Galdós sowie der Schauspieler Fernando Rey.
 Convento des los Trinitarios – Miguel de Cervantes
 El Escorial – hier sind die spanischen Monarchen beigesetzt
 San Antonio de la Florida – Francisco de Goya
 Valle de los Caídos – hier sind die Grabstätten des Diktators Francisco Franco sowie des Gründers der faschistischen Bewegung José Antonio Primo de Rivera
 Cementerio del Pardo, liegt etwa acht Kilometer von Madrid, dort ist die Grabstätte des dominikanischen Diktators Rafael Leónidas Trujillo Molina und dessen Sohn Ramfis Trujillo.
 Cementerio de San Isidro, Madrid, ältester Friedhof von Madrid (1811)
 Katalonien
 Cementerio de Lloret de Mar – mit Grabmälern im Stil des Modernisme, steht die Gesamtanlage unter Denkmalschutz, hier ruht Emilio Heydrich
 Cementiri de Montjuïc – städtischer Friedhof am Südrand des Hausbergs Montjuïc der Stadt Barcelona, hier ruhen Isaac Albéniz, Joan Miró, Juan Antonio Samaranch
 Cementiri de Sant Gervasi – Friedhof des Bezirks Sarrià-Sant Gervasi von Barcelona. Hier ruhen Joan Cortada i Sala, Joan Maragall, Lluís Domènech i Montaner  und Xavier Montsalvatge
 Andalusien
 Englischer Friedhof, Málaga, Grabmal der Schriftstellerin  Gammel Woolsey

Tansania 
Ngorongoro – Grabstätten von Bernhard Grzimek und Michael Grzimek

Tschechien 
 Prag
 Vyšehrad – Begräbnisstätte für Božena Němcová, Karel Čapek, Antonín Dvořák, Rafael Kubelík, Alfons Mucha und Bedřich Smetana.

Tunesien 
 Monastir
 Mausoleum von Habib Bourguiba, Präsident der Republik Tunesien (1957–1987)

Türkei 
 Istanbul
 Abide-i Hürriyet – Freiheitsdenkmal für die jungtürkische Revolution von 1908, Begräbnis der damals Gefallenen. Außerdem Gräber der osmanischen Großwesire Midhat Pascha, Mahmud Şevket und Talat Pascha, sowie auch Enver Paşas.
 Aşiyan Mezarlığı – am Hang über dem Bosporus und unterhalb der Mauern der Festung Rumeli Hisarı malerisch gelegen, geht angeblich auf den Bau der Festung 1451/52 zurück. Ruhestätte der Dichter Orhan Veli Kanık, Yahya Kemal Beyatlı und Ahmet Hamdi Tanpınar. Auf diesem muslimischen Friedhof sind auch einige Nicht-Muslime begraben, Lehrer des amerikanischen Robert College sowie christliche und jüdische Emigranten aus Deutschland.
 Edirnekapı Şehitliği – als Soldatenfriedhof während und nach dem Ersten Weltkrieg angelegt, Bestattungsort zahlreicher Politiker, Literaten wie Mehmet Akif Ersoy (1873–1936, Dichter der türkischen Nationalhymne), Süleyman Nazif (1870–1927, der die Anlage des Friedhofes anregte) und Yusuf Akçura (1876–1935), sowie des deutschen Architekten Bruno Taut (1880–1938).
 Haydarpasha Cemetery – auf Initiative von Florence Nightingale während des Krimkrieges 1853–1856 angelegt, entwickelte sich dieser nahe dem Bahnhof Haydarpaşa gelegene Friedhof zum Bestattungsort für englischsprachige Christen in der Stadt. Hier ruhen der ungarische Freiheitskämpfer Graf Richard Guyon, sowie der polnische Freiheitskämpfer und Diktator von Polen Marian Langiewicz.
 Tarabya – deutscher Soldatenfriedhof auf dem Gelände der deutschen Sommerbotschaft. Soldatengräber aus zwei Weltkriegen, außerdem der Militärattaché Erich von Leipzig (gest. 1915), der Botschafter Hans Freiherr von Wangenheim und der osmanische Marschall Colmar Freiherr von der Goltz.
 Ankara
 Anıtkabir – Mustafa Kemal Pasa – auch Atatürk der Gründer der modernen Türkei
 Asri Mezarlık – nach 1923 als Zentralfriedhof der neuen Hauptstadt der Türkei angelegt. Erster und einziger überkonfessioneller Kommunalfriedhof des Landes. In den christlichen und jüdischen Sektoren ruhen einige Emigranten aus Deutschland und Österreich, die nach 1933 in der Türkei Aufnahme fanden.
 Devlet Mezarlığı – 1988 eingeweiht als Nationalfriedhof. Begräbnisort der Staatspräsidenten Cemal Gürsel, Cevdet Sunay und Fahri Korutürk, des Ministerpräsidenten Bülent Ecevit, des Marschalls Fevzi Çakmak sowie von 60 weiteren Kommandeuren des türkischen Befreiungskrieges 1919–1923.
 Pamukkale bei Denizli in Westanatolien
 Hierapolis – Die Nekropole dieses antiken Heilbades, die sich 2 km weit im Norden der Stadtruinen erstreckt, ist eine der größten und besterhaltenen in Kleinasien.

Ukraine 
 Kiew
 Baikowe-Friedhof – Beisetzungsstätte ukrainischer Persönlichkeiten wie Mychajlo Hruschewskyj und Lessja Ukrajinka
 Lukjaniwska-Friedhof – Beisetzungsstätte ukrainischer Persönlichkeiten
 Berkowezkyj-Friedhof – Beisetzungsstätte ukrainischer Persönlichkeiten
 Lwiw
 Lytschakiwski-Friedhof – Beisetzungsstätte polnischer und ukrainischer Persönlichkeiten wie des Mathematikers Stefan Banach, der Schriftstellerin Maria Konopnicka und des Dichters Iwan Franko.

Ungarn 
 Budapest
 Palatinusgruft - Erzherzog Joseph, Maria Dorothea von Württemberg sowie zahlreiche Mitglieder der ungarischen Linie der Habsburger
 Farkasréti temető – Begräbnisstätte von Béla Bartók, Zoltán Kodály, Magda Szabó
 Kerepesi temető – Begräbnisstätte von Ferenc Deák, Ferenc Erkel, Gyula Horn, János Kádár, Imre Kertész, Lajos Kossuth, Georg Lukács, Ignaz Semmelweis

Vereinigte Staaten von Amerika

Connecticut 
 Bridgeport
 Mountain Grove Cemetery – Phineas Taylor Barnum
 Stratford
 St. John's Cemetery – Igor Sikorski
 Hamden
 Mount Carmel – Thornton Wilder
 New Haven
 Grove Street Cemetery – Eli Whitney, Charles Goodyear
 Killingworth
 Evergreen Cemetery – Hugh Lofting

Delaware 

 Wilmington
 Gracelawn Memorial Park – James Saunders

Georgia 
 Atlanta
 Martin Luther King Junior National Urban Park – Martin Luther King Jr.

Indiana 
 Fairmount (Indiana)
 Park Cemetery, – James Dean

Kalifornien 
 Hollywood
 Forest Lawn Memorial Park (Hollywood Hills) – Lee van Cleef, Bette Davis, Marty Feldman, Andy Gibb, Buster Keaton, Fritz Lang, Charles Laughton, Stan Laurel, Liberace, Brittany Murphy, Ricky Nelson, Jeff Porcaro, Telly Savalas, Paul Walker, Adolf Keller
 Forest Lawn Memorial Park (Glendale) – Humphrey Bogart, Nat King Cole, Sammy Davis Jr., Walt Disney, Errol Flynn, Clark Gable, Michael Jackson, Ernst Lubitsch, Chico Marx, Lilli Palmer, Art Tatum, Spencer Tracy
 Westwood Village Memorial Park Cemetery – Truman Capote, Burt Lancaster, Jack Lemmon, Dean Martin, Walter Matthau, Marilyn Monroe, Roy Orbison, Billy Wilder, Natalie Wood, Farrah Fawcett
 Holy Cross Cemetery (Culver City) – Bing Crosby, John Ford, Rita Hayworth, Fred MacMurray, Sharon Tate
 Hollywood Forever Cemetery – Douglas Fairbanks, Judy Garland, Dee Dee Ramone, Johnny Ramone, Tyrone Power
 Inglewood Park Cemetery – Ray Charles, Ella Fitzgerald, Betty Grable, Walter Lang
 Valhalla Memorial Park in Nord-Hollywood – Oliver Hardy
 Santa Monica
 Woodlawn Cemetery and Mausoleum – Charles Bickford, Lion und Marta Feuchtwanger, Paul Fix, Paul Henreid, bis 1960 Heinrich Mann (seither Dorotheenstädtischer Friedhof in Berlin), Doug McClure, Erich von Stroheim
 Santa Barbara County, Santa Barbara
 Santa Barbara Cemetery – Domino Harvey Ballard
 Oak Hill Cemetery – Edie Sedgwick

Maine 
 Rangeley – Wilhelm Reich

Massachusetts 
 Amesbury
 Mount Prospect Cemetery – Al Capp
 Amherst
 West Cemetery – Emily Dickinson
 Andover
 Andover Chapel Cemetery – Harriet Beecher Stowe
 Boston
 Forest Hills Cemetery – Eugene O’Neill. Im Krematorium dieses Friedhofes wurden 1927 die Leichen von Sacco und Vanzetti eingeäschert.
 St. Joseph's Cemetery – Arthur Fiedler
 Brookline
 Holyhood Cemetery – Joseph P. Kennedy
 Lowell
 Edison Cemetery – Jack Kerouac
 Marshfield
 Winslow Burying Ground – Daniel Webster
 Norwell
 First Parish Cemetery – John Cheever
 Quincy
 The United First Parish Church – John Adams, John Quincy Adams
 Stockbridge
 Stockbridge Cemetery – Norman Rockwell

Nevada 
 Las Vegas
 Palm Valley View Memorial Park – Tony Curtis

New Hampshire 
 Concord
 Calvary Cemetery – Christa McAuliffe
 Old North Cemetery – Franklin Pierce
 Moultonborough
 Red Hill Cemetery – Claude Rains
 North Conway
 Our Lady of the Mountains Cemetery – Hannes Schneider
 North Hampton
 Little River Cemetery – Ogden Nash

New York 
 New York City
 Green-Wood Cemetery (Brooklyn) – Jean-Michel Basquiat, Leonard Bernstein, Lola Montez, Henry Steinway, Louis Comfort Tiffany
 Woodlawn Cemetery (Bronx) – Irving Berlin, Harry Carey senior, Miles Davis, Duke Ellington, Simon Guggenheim, Oscar Hammerstein, Lionel Hampton, Barbara Hutton, Fritz Kreisler, Herman Melville, Otto Preminger, Joseph Pulitzer, Joseph Stella, Olive Thomas, Gertrude Vanderbilt Whitney, Winfield Woolworth
 Linden Hill Methodist Cemetery (Queens) – Ferenc Molnár und seine Lebensgefährtin Wanda Bartha
 Saint Raymond´s Cemetery (Bronx) – ein katholischer Friedhof, auf dem neben zahlreichen New Yorker Lokalgrößen und Künstlern auch ein Oberster Richter des Supreme Court, Mafiosi wie Mad Dog Coll sowie Billie Holiday ihre letzte Ruhe fanden.
 Greenburgh, Ortsteil Hartsdale, Westchester County
 Ferncliff Cemetery and Mausoleum – riesige, überkonfessionelle Kremierungs- und Begräbnisanlage mit hoher Prominentendichte: Aaliyah, James Baldwin, Joan Crawford, Judy Garland, Jim Henson, Karen Horney, Malcolm X, Soong May-ling, Lya de Putti, Basil Rathbone, Preston Sturges, Ed Sullivan, Conrad Veidt, Cornell Woolrich; John Lennon wurde hier kremiert, seine Asche jedoch nicht beigesetzt, sondern Yoko Ono übergeben.
 Sleepy Hollow, Westchester County
 Sleepy Hollow Cemetery – Bekannt wurde der Friedhof durch den Autor Washington Irvings Geschichte Die Sage von der schläfrigen Schlucht. Grabstätten von Elizabeth Arden, Andrew Carnegie, Walter Chrysler, Washington Irving, William Rockefeller, Carl Schurz
 Valhalla, Westchester County
 Kensico Cemetery – Sergei Rachmaninoff, Ruth Laredo

North Carolina 
 Smithfield (North Carolina)
 Sunset Memorial Park – Ava Gardner

Rhode Island 
 Portsmouth
 St. Mary's Churchyard – Harold Stirling Vanderbilt
 Providence
 North Burial Ground – Annie Smith Peck

Pennsylvania 
 Bucks County, Feasterville
 Sunset Memorial Park – Gia Marie Carangi
 Allegheny, Bethel Park
 County Saint John the Baptist Byzantine Catholic Cemetery – Andy Warhol

Tennessee 
 Memphis
 Graceland – Elvis Presley
 Nashville (Hendersonville)
 Memory gardens – Johnny Cash und June Carter Cash

Vermont 
 Bennington
 Old Bennington Cemetery – Robert Frost
 Brattleboro
 Meeting House Hill Cemetery – Herbert G. Barber
 Bristol
 Greenwood Cemetery – Frank C. Archibald
 Plymouth
 Notch Cemetery – Calvin Coolidge
 Stowe
 Trapp Family Lodge – Baroness Maria von Trapp

Virginia 
 Arlington
 Nationalfriedhof Arlington – John F. Kennedy, seine Frau Jacqueline Lee Bouvier, sein Bruder Robert F. Kennedy, William Howard Taft, John J. Pershing, Lee Marvin, Joe Louis, George Crook

Wisconsin 
 Milwaukee
 Forest Home Cemetery – Mathilde Franziska Anneke, Victor L. Berger, James S. Brown, Susan Stuart Frackelton, Gus Hall, Harrison Ludington, Alfred Lunt, Francis E. McGovern, John L. Mitchell, Henry C. Payne, Emanuel L. Philipp, William E. Smith, Joseph Schlitz, Christopher Latham Sholes, Henry Vianden, Alfred Wagenknecht

Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland

England

London 
 Magnificent Seven
 Kensal Green
 Kensal Green Cemetery – ältester Friedhof seiner Art, der noch in Betrieb ist. Es gibt dort viele elegante viktorianische Mausoleen, einschließlich derer von William Makepeace Thackeray und Anthony Trollope, ebenso Gräber von Isambard Kingdom Brunel, Charles Wheatstone
 West Norwood im London Borough of Lambeth
 West Norwood Cemetery – neugotisch gestalteter Friedhof mit großer Anzahl von Grabstätten bedeutender Erfinder und Ingenieure, Sir Hiram Maxim, Sir Henry Bessemer James Henry Greathead sowie Unternehmer wie Paul Julius Reuter und Henry Tate
 Highgate im London Borough of Camden
 Highgate Cemetery – Hier steht die Gruft von Karl Marx, die mit einer Büste aus Bronze versehen ist. Hier ruhen auch Jenny Marx und Eleanor Marx. Highgate ist die letzte Ruhestätte von Douglas Adams, Jacob Bronowski, Charles Cruft, George Eliot, Michael Faraday, William Friese-Greene, John Galsworthy, Sheila Gish, Radclyffe Hall, Leslie Hutchinson, Alexander Walterowitsch Litwinenko, Anna Mahler, Malcolm McLaren, Carl Mayer, Ralph Miliband, Sidney Nolan, Sir Ralph Richardson, Christina Rossetti, William Michael Rossetti, Elizabeth Eleanor Siddal, Herbert Spencer, Feliks Topolski und Max Wall sowie zahlreichen Familienangehörigen von Charles Dickens.
 Stoke Newington im London Borough of Hackney
 Abney Park Cemetery – General William Booth, Catherine Booth, General William Bramwell Booth, Florence Booth und andere Führungspersönlichkeiten der Heilsarmee.
 London Borough of Southwark
 Nunhead Cemetery – Frederick Augustus Abel, Bryan Donkin
 West Brompton im Royal Borough of Kensington and Chelsea
 Brompton Cemetery – Hier ruhen Samuel Cunard, Emmeline Pankhurst, Sir Charles Fremantle, Tim Rose, Richard Tauber, Ernest Thesiger, Johannes Hermann Zukertort
 London Borough of Tower Hamlets
 Tower Hamlets Cemetery – Opfer des Bethnal-Green-Unglücks
weitere Londoner Begräbnisstätten
 Brookwood in Surrey
 Der Brookwood Cemetery entstand wegen Platzmangels in Brookwood (Surrey), 48 km südlich der Hauptstadt, und ist auch unter dem Namen London Necropolis (Totenstadt, vgl. Nekropole) bekannt. Brookwood war über viele Jahre der weltweit größte Friedhof. Insgesamt wurden dort über 240.000 Menschen, ca. 6000 auf den zwei dortigen Soldatenfriedhöfen, beerdigt. 1854 wurde eigens für diesen Friedhof und die Beerdigungsfahrten der Trauergemeinden eine Bahnlinie und der Bahnhof London Necropolis direkt neben dem Bahnhof Waterloo gebaut. Hier ruhen Charles Bradlaugh, Robert Knox, John Singer Sargent, Edith Thompson und Rebecca West sowie zahlreiche muslimische Prominente wie Muhammad al-Badr und Dodi Al-Fayed.
 City of London
 City of London Cemetery and Crematorium – einer der größten städtischen Friedhöfe Europas im Nordosten der Innenstadt, gegründet 1854 und seit 1965 zum London Borough of Newham gehörig; hier ruhen Bobby Moore, Anna Neagle, Herbert Wilcox sowie zwei Opfer von Jack the Ripper, Catherine Eddowes und Mary Ann Nichols.
 Manor Park Cemetery and Crematorium – privater, seit 1875 von derselben Familie betriebener Friedhof in unmittelbarer Nachbarschaft des City of London Cemetery; das Grab der allerersten Beisetzung ist noch erhalten. Hier ruhen Derek Bailey, das Jack-the-Ripper-Opfer Annie Chapman sowie Elizabeth Ann Everest, das Kindermädchen von Winston Churchill.
 St Paul’s Cathedral – In der Krypta ruhen neben Adligen und hochrangigen Militärpersonen wie Admiral Lord Nelson bedeutende britische Persönlichkeiten, Dichter und Maler wie John Constable, John Donne, Walter de la Mare, Alexander Fleming, William Lamb, Henry Moore, Ivor Novello, John Rennie, Joshua Reynolds, William Turner, Christopher Wren und John Wyclif.
 Finsbury im London Borough of Islington
 Bunhill Fields – der wichtigste Londoner Friedhof des 17., 18. und frühen 19. Jahrhunderts für nonkonformistische religiöse Dissenter und Abweichler wie Unitarier und Quäker, Puritaner, Baptisten und Calvinisten. Hier ruhen John Bunyan, William Blake, Isaac Watts, Daniel Defoe und Thomas Bayes sowie der Großvater von J.R.R. Tolkien, John Benjamin Tolkien.
 St. Mary's Roman Catholic Cemetery (bei Kensal Green) ist die letzte Ruhestätte für katholische Prominente wie Prinz Louis Lucien Bonaparte, Sax Rohmer und Krystyna Skarbek sowie Andrzej Kowerski.
 Putney Vale (London Borough of Wandsworth)
 Putney Vale Cemetery and Crematorium – 1891 angelegter (Krematorium 1938), von einer riesigen Parklandschaft umgebener konfessionsloser Friedhof im südwestlichen London bei Wimbledon. Hier ruhen Stanley Baker, Anthony Blunt, James Hunt, Alexander Kerensky, David Lean und Vladek Sheybal; Enid Blyton wurde hier kremiert, die Asche an unbekanntem Ort verstreut.
 Westminster
 Westminster Abbey – Grabkapellen zahlreicher Mitglieder des englischen Königshauses bis Ende des 18. Jahrhunderts, Maria Stuart und Elisabeth I. sowie mehrere Frauen von Heinrich VIII. In Poets´Corner ruhen bedeutende englische Dichter wie Geoffrey Chaucer, Charles Dickens und Rudyard Kipling sowie der Komponist Georg Friedrich Händel, die Schauspieler David Garrick und Laurence Olivier sowie Wissenschaftler wie Charles Darwin und Isaac Newton.

Andere Orte in England 
 Althorp (Northamptonshire) – Lady Di (1961–1997), Prinzessin von Wales
 Alton (Hampshire), Alton Cemetery – Les Humphries
 Ashford (Kent), Bybrook Cemetery – Simone Weil
 Bladon (Oxfordshire), St. Martin Churchyard – Winston Churchill und Familie
 Canterbury (Kent)
 Canterbury Cathedral – die heiligen Bischöfe Dunstan, Anselm und viele weitere Erzbischöfe von Canterbury, König Henry IV. und seine Frau Johanna von Navarra, „The Black Prince“ Edward Prince of Wales
 Canterbury City Cemetery – Joseph Conrad
 King' School – William Somerset Maugham
 St. Dunstan's Church – der Kopf von Sir Thomas More
 Chislehurst (Kent), St. Nicholas Churchyard – Sir Malcolm Campbell, William Willett, William Hyde Wollaston
 Birchington-on-Sea (Kent), All Saints Churchyard – Dante Gabriel Rossetti
 Childwick Green (Hertfordshire), Childwick Green Manor, Grab von Stanley Kubrick auf dem Familiengrundstück
 Fordcombe (Kent), St. Peter's Church – Henry Hardinge, Charles Hardinge
 Cholsey (Oxfordshire), St. Mary Churchyard – Agatha Christie
 Framingham Earl, Nähe Norwich (Norfolk), St. Andrew´s Churchyard – W.G. Sebald
 Gerrards Cross (Buckinghamshire), St. James Churchyard – Margaret Rutherford und Ehemann Stringer Davis
 Guilford (Surrey)
 Guildford Cemetery – Lewis Carroll
 Guilford Crematorium – Boris Karloff
 Henley-on-Thames (Oxfordshire), St. Mary the Virgin Churchyard – Dusty Springfield
 Hever (Kent), Boleyn Chapel, St. Peter's Church – Sir Thomas Boleyn
 Haworth (West Yorkshire), St. Michael and All Angels Churchyard – Geschwister Brontë
 Liverpool, Bezirk Kirkdale, Merseyside; Kirkdale Jewish Cemetery – Brian Epstein
 Oxford (Oxfordshire)
 Wolvercote Cemetery – J. R. R. Tolkien
 Oxford Crematorium in Headington – Iris Murdoch (Asche im Rosengarten verstreut)
 Minstead (Hampshire), All Saints Churchyard – Arthur Conan Doyle, neben seiner Frau unter einer Eiche
 Petersfield (Hampshire), Petersfield Cemetery – Alec Guinness
 Prestbury (Gloucestershire), Prestbury Cemetery – Brian Jones
 Sevenhampton (Gloucestershire), St. Andrew Churchyard – Ian Fleming
 Sutton Courtenay (Oxfordshire), All Saints' Churchyard – George Orwell
 Sheerness on Sea (Themse-Insel Sheppey in Kent) – Uwe Johnson
 Wellow (Hampshire), Ortsteil East Wellow, St. Margaret of Antioch Churchyard – Familiengrab von Florence Nightingale

Schottland 
 Reilig Odhráin auf der Insel Iona, Grabstelle von mehr als 50 Königen Schottlands und nordischer Dynastien, darunter König Macbeth
 Greyfriars Kirkyard, Edinburg – Grabstelle von James Douglas, 4. Earl of Morton (Regent von Schottland), der Reformer George Buchanan, die Mathematiker Colin MacLaurin und James Stirling, die Dichter Allan Ramsay, Henry Mackenzie, Duncan Ban MacIntyre.

Vietnam 

 Hanoi
 Ho Chi Minh-Mausoleum
 Mai Dich Nationalfriedhof – eingerichtet nach dem Ende der französischen Besetzung 1954. Dort sind Staatsmänner, Schriftsteller, Dichter und andere Menschen beerdigt, die Verbindungen zur derzeitigen vietnamesischen Regierung haben.
 Ho-Chi-Minh-Stadt
 Mạc Đỉnh Chi Friedhof – in der Mitte von Saigon gelegen, war der prestigeträchtigste französische Kolonialfriedhof in Südvietnam. Ngô Đình Diệm und sein Bruder Ngô Đình Nhu sind hier beigesetzt. In den frühen 1980er Jahren wurde der Friedhof als Erinnerung an das „korrupte“ frühere Regime Südvietnams und Frankreichs von der kommunistischen Regierung aufgelöst. Die Leichen wurden exhumiert und in einem Krematorium eingeäschert. Ein Themenpark wurde auf dem Gelände gebaut, um alle Spuren der Vergangenheit zu tilgen. Hier ist auch der Gründer der vietnamesischen Kampfkunst Vovinam Viet Vo Dao, Nguyễn Lộc, bestattet.

Siehe auch 
 Liste von Grabstätten europäischer Monarchen
 United States National Cemetery
 Liste von Kriegsgräberstätten
 Find a Grave

Literatur

Deutschland 
 Ebba D. Drolshagen: Der Melancholische Garten. Der Frankfurter Hauptfriedhof und seine Grabdenkmäler im 19. Jahrhundert. Fricke, Frankfurt 1987, ISBN 3-88184-095-8.
 Norbert Fischer: Das Herzchen, das hier liegt, das ist sein Leben los – Historische Friedhöfe in Deutschland. Verlag am Galgenberg, Hamburg 1992, ISBN 3-87058-112-3.
 Joachim Hoffmann: Berlin-Friedrichsfelde. Ein deutscher Nationalfriedhof. Das Neue Berlin, Berlin 2001, ISBN 3-360-00959-2.
 Max Joseph Hufnagel: Berühmte Tote im Südlichen Friedhof zu München. 500 Zeugen des Münchner kulturellen, geistigen und politischen Lebens im 19. Jahrhundert. 4, überarb. Aufl. Zeke Verlag, München 1983.
 Alexander Langheiter, Wolfgang Lauter: Der Alte Südfriedhof in München. MünchenVerlag, München 2008, ISBN 978-3-937090-34-4. Bildband und Rundgang zu neunzig Gräbern.
 Karl-Heinz Otto (Hrsg.): Fontanes Bornstedt. Geschichte eines märkischen Kirchhofes. Edition Märkische Reisebilder, Potsdam 2002, ISBN 3-934232-04-3.
 Bernhard Müller-Cleve: Vom Central-Kirchhof 1887 zum Zentralfriedhof 1987. Eine Chronik hundertjähriger Friedhofsgeschichte in Münster. Zentralfriedhofskommission, Münster 1987.
 Helmut Hornbogen: Der Tübinger Stadtfriedhof. Wege durch den Garten der Erinnerung. Schwäbisches Tagblatt, Tübingen 1995, ISBN 3-928011-16-2.
 Hanspeter Jordan: Bergakademische Professorengräber auf Freiberger Friedhöfen. Verein Freunde und Förderer der Technischen Universität Bergakademie Freiberg e. V. 2006, ISBN 978-3-86012-285-3.
 Hans-Jürgen Mende: Lexikon Berliner Grabstätten. Haude & Spener, Berlin 2006, ISBN 3-7759-0476-X.
 Gerd Otto-Rieke: Gräber in München – Menschen, die uns bewegten. Band 1: Geschichte entdecken auf Friedhöfen. Alabasta, München 2008, ISBN 978-3-938778-08-1.
 Gerd Otto-Rieke: Gräber in Bayern (ohne München) – Menschen, die uns bewegten. Band 2: Geschichte entdecken auf Friedhöfen. Alabasta, München 2008, ISBN 978-3-938778-09-8.
 Gerd Otto-Rieke: Gräber in Hamburg – Menschen, die uns bewegten. Band 3: Geschichte entdecken auf Friedhöfen. Alabasta, München 2009, ISBN 978-3-938778-10-4.
 Gerd Otto-Rieke: Gräber in Karlsruhe – Menschen, die uns bewegten. Band 4: Geschichte entdecken auf Friedhöfen. Alabasta, München 2014, ISBN 978-3-938778-19-7.
 Erich Scheibmayr: Letzte Heimat. Friedhöfe in München, Eigenverlag, München 1984.
 Erich Scheibmayr: Wer? Wann? Wo? Drei Teile. Eigenverlag, München 1989, 1997, 2002.
 Erich Scheibmayr: Gräber in Oberbayern-außerhalb von München. Eigenverlag, München 1995.
 Helmut Schoenfeld: Der Friedhof Ohlsdorf. Gräber, Geschichte, Gedenkstätten. Christians, Hamburg 2000, ISBN 3-7672-1341-9.
 Willi Wohlberedt: Verzeichnis der Grabstätten in Groß-Berlin und Potsdam mit Umgebung. 4 Bände. Berlin 1932/1952.

Österreich 
 Christopher Dietz: Die berühmten Gräber Wiens. Falco, Klimt, Kraus, Moser, Mozart, Qualtinger, Schiele, Schubert, Strauß. Perlen-Reihe, Wien 2000, ISBN 3-85223-452-2.
 Clemens M. Gruber: Berühmte Gräber in Wien. Böhlau, Wien 2002, ISBN 3-205-77007-2.
 Prominentengräber Evangelischer Friedhof Wien-Matzleinsdorf. Evangelischer Presseverband, Wien, ISBN 3-85073-277-0.
 Michael Wolf, Klaus Edel: Prominentengräber Evangelischer Friedhof Wien-Simmering. Eigenverlag, o. J.

Frankreich 
 Judi Culbertson, Tom Randall: Permanent Parisians. An Illustrated Guide to the Cemeteries of Paris. Robson, London 1991, ISBN 0-86051-734-9.
 Hans-Eberhard Lex: Zum Sterben schöne Pariser Friedhöfe. Rasch und Röhrig, Hamburg 1986, ISBN 3-89136-103-3.

Großbritannien 
 Catharine Arnold: Necropolis. London and its Dead. Simon & Schuster, London 2006, ISBN 0-7432-6833-4.
 Highgate Cemetery. Victorian valhalla. Introd. by Felix Barker. Photogr. by John Gay. Salem House, Salem, N.H. 1984. ISBN 0-88162-022-X
 Judi Culbertson, Tom Randall: Permanent Londoners. An Illustrated Guide to the Cemeteries of London. Robson, London 1991, ISBN 0-86051-735-7.
 Michael Kerrigan: Who Lies Where – a guide to famous graves. Fourth Estate, London 1995, ISBN 1-85702-258-0.
 Hugh Meller: London Cemeteries. An Illustrated Guide and Gazetteer. Gregg, Godstone, Surrey, London 1985, ISBN 0-576-05010-5.
 Lynn F. Pearson: Discovering Famous Graves. Princes Risborough, 1998, ISBN 0-7478-0371-4.
 Alan Major: Who's Buried Where in Kent. The Last Resting Places of the Famous, Infamous, Notable, Curious and Eccentric. Meresborough, Gillingham 1990, ISBN 0-948193-48-4.

Türkei 
 Hans-Peter Laqueur: Osmanische Friedhöfe und Grabsteine in Istanbul. (=Istanbuler Mitteilungen, Beiheft 38), Wasmuth, Tübingen 1993, ISBN 3-8030-1737-8.

Europa 
 Joachim Aubert: Handbuch der Grabstätten berühmter Deutscher, Österreicher und Schweizer. Deutscher Kunstverlag, München 1975, ISBN 3-422-00344-4.
 James Stevens Curl: A Celebration of Death. An introduction to some of the buildings, monuments, and settings of funerary architecture in the Western European tradition. Constable, London 1980, ISBN 0-09-463000-3.
 Mauro Felicori & Annalisa Zanotti (Herausg.): Cemeteries of Europe. A Historical Heritage to Appreciate and Restore. Bologna 2004.
 Matthias Gretzschel: Historische Friedhöfe in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Callwey, München 1996, ISBN 3-7667-1233-0.
 Catherine Merridale: Night of Stone. Death and Memory in Russia. Granta, London 2000, ISBN 1-86207-374-0; Viking, New York City, USA 2001, ISBN 0-670-89474-5.

Vereinigte Staaten von Amerika 
 Mary Maynard: Dead and Buried in New England. Respectful Visits to the Tombstones and Monuments of 306 Noteworthy Yankees. Yankee Books, o. O. 1993, ISBN 0-89909-363-9

Weblinks 
 Grabstätten berühmter Persönlichkeiten in Deutschland, Österreich und der Schweiz
 Wien: 300 berühmte Gräber aus dem 18., 19. und 20. Jahrhundert
 Friedhofe in Frankreich und in der Welt (französisch)
 Find a grave weltweite Gräbersuche (englisch)

Einzelnachweise 

!